Ворошиловгра́дская опера́ция — стратегическая военная наступательная операция войск Юго-Западного фронта Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) Вооружённых сил СССР против вооружённых сил нацистской Германии, проведённая на ворошиловградском направлении с 29 января по 18 февраля 1943 года в ходе Великой Отечественной войны (1941—1945). Также известна под кодовым наименованием «Операция „Скачок“». Целью советского командования являлось освобождение Северного Донбасса.

Начало сражения 
Наступление Юго-Западного фронта РККА ВС СССР под командованием Н. Ф. Ватутина началось 29 января 1943 года практически без оперативной паузы по окончании Острогожско-Россошанской операции. Войска 6-й армии (командующий Ф. М. Харитонов) на 20-километровом участке фронта атаковали правое крыло харьковской группировки вермахта, так называемой «группы Ланца» (298-я и 320-я пехотные, 27-я танковая дивизии, 193-й и 393-й штурмовые батальоны), в направлении Купянска, Сватово, нанося главный удар по Балаклее. Части 15-го стрелкового корпуса Красной армии перешли в наступление против 298-й пехотной дивизии вермахта в районе Покровского. Уже в первый день операции противник пытался контратаковать при помощи зенитных и штурмовых орудий, а 106-я стрелковая бригада была вынуждена вести трёхчасовой оборонительный бой. Отбив контратаку, 15-й стрелковый корпус продолжил наступление. 350-я стрелковая дивизия атаковала позиции 298-й пехотной дивизии противника по реке Красная севернее Сватово, а 267-я стрелковая дивизия обрушилась на узел обороны противника, собственно, в Сватово, но была остановлена у этого узла обороны немецкой 320-й пехотной дивизией, оказавшей наиболее упорное сопротивление.

Соседняя 1-я гвардейская армия (командующий В. И. Кузнецов) действовала на участке фронта шириной 130 км. Противник, отступавший перед армией, с 25 по 26 января приостановил отход, начав подготовку рубежа по реке Северский Донец. Перед правофланговым 4-м гвардейским стрелковым корпусом было сосредоточено до 100 танков. Группировка в составе 35-й, 57-й гвардейских и 195-й стрелковой дивизий при поддержке группы М. М. Попова (3-й, 10-й и 18-й танковые корпуса) предприняла попытку форсирования реки Красная в районе Кременного, Кабаньего, но была встречена артогнём противника. Основным противником гвардейцев была 19-я танковая дивизия вермахта, танки и мотопехота которой занимали оборону от Кабаньего до Лисичанска, и дважды контратаковали порядки 4-го гвардейского стрелкового корпуса. Действовавшие в полосе 4-го и 6-го гвардейских стрелковых корпусов 195-я стрелковая дивизия (2-го формирования) и подвижная группа М. М. Попова обрушились на Кременное. Советское наступление было встречено яростными контратаками при поддержке штурмовых орудий, что вынудило командарма В. И. Кузнецова распорядиться ввести в бой группу М. М. Попова в полном составе без разделения на эшелоны (то есть подключить к наступлению 4-й гвардейский танковый корпус, увеличив количество танков в подвижной группе до 180).

Слабым местом группы Фреттер-Пико оказался левый фланг 19-й танковой дивизии вермахта в районе Кабаньего, и под давлением гвардейцев противник начал отход на запад. Таким образом, первый день операции обозначил ожесточённый, частично — затяжной характер боёв за Донбасс, который впоследствии внесёт свои коррективы в планы командования фронтом. Более того, противник начал переброску из-под Ростова-на-Дону танковых частей панцерваффе, которые не утратили боеспособность — 3-й и 7-й танковых дивизий, начавших занимать к 30 января позиции, соответственно, в районе Славянска и восточнее. Правый, обрывистый берег реки Северский Донец давал надежду на длительную оборону по данному рубежу.

В это время 106-я стрелковая бригада 6-й армии РККА вела бои за узел сопротивления в Софиевке, а 172-я стрелковая дивизия со 115-й танковой бригадой — за станцию Кисловка, что на железнодорожной линии Купянск — Сватово — Лисичанск. Потерпев неудачу в лобовом штурме города Сватово, части 350-й стрелковой дивизии начали обход узла сопротивления, атаковав село Стельмаховка западнее Сватово. В полосе 1-й гвардейской армии 35-я и 57-я гвардейские стрелковые дивизии переправились через реку Красная, продолжили наступление в направлении Красного Лимана. К вечеру 30 января части 35-й гвардейской и 195-й стрелковых дивизий, 11-й танковой бригады и 102-го гвардейского стрелкового полка атаковали узел сопротивления в Красном Лимане с севера, а части 57-й гвардейской стрелковой дивизии и 10-го танкового корпуса вышли к реке Северский Донец восточнее города. Тяжёлые бои в районе Кременного, где были задействованы основные силы группы Попова, продолжались. Части 4-го гвардейского стрелкового корпуса атаковали правое крыло 19-й танковой дивизии противника в направлении Лисичанска.

Относительно успешным в наступлении советских войск был день 31 января. После неудачного первого штурма Софиевки 106-я стрелковая бригада начала обход узла обороны противника с юга. Соседняя 172-я стрелковая дивизия прорвала оборону 298-й пехотной дивизии вермахта в районе Кисловки, и совместно с 350-й стрелковой дивизией наступала с высоким темпом, усугубляя кризис в полосе 298-й и 320-й пехотных дивизий противника. 267-я стрелковая дивизия заняла Сватово, и оказавшая упорное сопротивление в этом районе 320-я пехотная дивизия начала отход на запад. Действовавшая левее 6-й армии 1-я гвардейская армия силой 195-й стрелковой дивизии и 4-го гвардейского танкового корпуса взяла Кременное, продвигаясь к Красному Лиману. Остатки 19-й танковой дивизии противника отступили в направлении Лисичанска. Подводя итог трёхдневных боёв начального периода сражения, следует констатировать успехи советских войск, взятие ими Сватово и Кременной, воспретившее движение немецких эшелонов по железной дороге Купянск — Сватово — Лисичанск.

1 февраля 1943 года был ознаменован значительными успехами войск 1-й гвардейской армии и группы Попова, которые начали форсирование реки Северский Донец. Лёд, сковавший реку, в некоторых местах не выдерживал вес танков. Первый танк, вышедший на лёд, ушёл под воду. Пришлось в нескольких местах налаживать переправы через реку. 35-я гвардейская стрелковая дивизия перерезала железную дорогу Изюм — Славянск западнее Красного Лимана и перешла реку Северский Донец, выдвинувшись в направлении крупного узла сопротивления в Барвенково. Авангарды соседней 267-й стрелковой дивизии 6-й армии устремились в направлении «задней двери Донбасса» — Изюма. Их темп наступления превышал темпы отхода частей противостоящей 320-й пехотной дивизии вермахта. Части 57-й гвардейской и 195-й стрелковых дивизий также обходили Красный Лиман с запада. Форсировав Северский Донец, стрелки захватили плацдарм на его правом берегу в районе Маяков, выходя на узел обороны в Славянске.

Основные же бои в этот день гремели восточнее Красного Лимана и северо-восточнее Славянска. После взятия 195-й стрелковой дивизией Кременного 4-й гвардейский танковый корпус форсировал Северский Донец, захватил плацдарм напротив села Ямполь, занял сёла Закотное, Ново-Платоновка, Кривая Лука, направляя удары на Краматорск, и частично на Артёмовск. Совместно с 38-й гвардейской стрелковой дивизией танкисты атаковали прибывшие к реке авангарды немецкой 7-й танковой дивизии восточнее Славянска, начав обход мощного узла обороны вермахта. Авангард 4-го гвардейского танкового корпуса — 14-я гвардейская танковая бригада — атаковала части 30-го армейского корпуса противника в районе Ямы. Сосед слева, 10-й танковый корпус, при поддержке 52-й стрелковой дивизии продолжал форсирование Северского Донца. Группа из 183-й, 186-й танковых, 11-й мотострелковой бригад, истребительно-противотанкового полка и управления корпуса с помощью лёгких танков форсировала реку, захватив село Серебрянка. Однако дальнейшее продвижение этой группы было остановлено авангардом 3-й танковой дивизии противника. Группа советских войск в составе 52-й стрелковой дивизии и 178-й танковой бригады была занята строительством переправы для тяжёлых танков КВ. Части 41-й гвардейской стрелковой дивизии и 18-го танкового корпуса начали наступление на Лисичанск, район которого обороняли 19-я и 27-я танковые дивизии противника. Связь 3-й, 7-й и 19-й танковых дивизий вермахта от Лисичанска до Славянска ещё держалась, однако в стык 7-й и 3-й танковых дивизий уже устремили свои удары 38-я гвардейская стрелковая дивизия и 4-й гвардейский танковый корпус.

2 февраля 1943 года сосед Юго-Западного фронта справа — Воронежский фронт (командующий Ф. И. Голиков) — начал операцию по освобождению района Харькова под кодовым наименованием «Звезда», атаковав силами 3-й танковой армии (командующий П. С. Рыбалко) левый фланг 298-й пехотной дивизии противника. На правый фланг группы Ланца продолжала атаки 6-я армия Юго-Западного фронта, войска которой заняли Покровское и Нижнюю Дуванку. Атаковав стык между 298-й и 320-й пехотными дивизиями вермахта, 172-я стрелковая дивизия из района Кисловки авангардами подошла к реке Оскол. Против немецкой 298-й пехотной дивизии также действовал 6-й гвардейский кавалерийский корпус. 350-я стрелковая дивизия также вышла к реке Оскол, овладев северной частью Купянска. Арьергардные части 320-й пехотной дивизии противника были окружены 172-й стрелковой дивизией и 106-й стрелковой бригадой в районе Кисловки, Стельмаховки. Не выдержав натиска, части немецких 298-й и 320-й пехотных дивизий начали отступление: первая — на Купянск, Чугуев, а вторая — на Изюм. Основные силы 320-й пехотной дивизии в ходе отступления были раздроблены и обойдены наступающими.

Войска 1-й гвардейской армии вели бои за Славянск и Лисичанск. Первой на северо-восточную окраину Славянска ворвалась 195-я стрелковая дивизия, и вскоре к городу с севера подошла 57-я гвардейская стрелковая дивизия, вступив в бой с 7-й танковой дивизией противника. 4-й гвардейский танковый корпус поддерживал атаки 38-й гвардейской стрелковой дивизии восточнее Славянска, по-прежнему нацеливаясь на Краматорск. Шоссе и железная дорога Краматорск — Славянск были перерезаны советскими танкистами. Закончив сооружение переправы грузоподъёмностью 60 т, 10-й танковый корпус с 52-й стрелковой дивизией переправился через Северский Донец и развернул наступление вдоль реки Бахмут, ведя бои с 3-й, частично — с 7-й танковыми дивизиями противника. Авангард 178-й танковой бригады занял станцию Соль на подступах к Артёмовску, где был остановлен 3-й танковой дивизией вермахта.

В краматорском направлении также наступала 44-я гвардейская стрелковая дивизия из района Лисичанска, ведя бои с 335-й пехотной дивизией противника и перейдя Северский Донец южнее города. Пыталась форсировать реку и навести переправы на правый берег в районе Лисичанска и 78-я гвардейская стрелковая дивизия, но части немецкой 19-й танковой дивизии оказали здесь упорное сопротивление. 41-я гвардейская стрелковая дивизия атаковала противника в Рубежном. Части 19-й танковой дивизии, не ожидая уплотнения кольца окружения силами советских 10-го и 18-го танковых корпусов со стрелковыми частями, начали прорываться из Лисичанска в направлении Серебрянки, Ямы, осложняя обстановку в тылу 10-го танкового корпуса.

В ночь на 3 февраля 1943 года войска 3-го танкового корпуса форсировали Северский Донец и овладели селами Голая Долина, Черкасское, Богородичное, обходя Славянск с запада и выходя на подступы к Краматорску. Однако медленный темп наступления корпуса давал фору противнику в виде выигранного времени. 57-я гвардейская стрелковая дивизия предприняла попытку лобовой атаки на Славянск, но контратакой силами 7-й танковой дивизии противника стрелки были оттеснены на исходные позиции. Атаки 195-й стрелковой дивизии к успеху в секторе Славянска также не привели, но благодаря им на подступы к Краматорску смог выйти практически незамеченным 4-й гвардейский танковый корпус. Все боеготовые танки корпуса были переданы в авангардную 14-ю гвардейскую танковую бригаду. Сосед 1-й гвардейской армии справа, 6-я армия, завершила форсирование реки Оскол, отбив у 298-й пехотной дивизии противника город Купянск, и устремилась в направлении Изюма, Балаклеи на реку Северский Донец. Глубоко в тылу противника, между Лозовой и Барвенково, оборону занимала 333-я пехотная дивизия, переброшенная накануне из Западной Европы. Уже в тылу 4-го гвардейского стрелкового корпуса закончилась операция по зачистке Красного Лимана от противника.

Куда более драматично разворачивались события на артёмовском направлении. Серебрянку атаковали части 7-й и 19-й танковых дивизий противника. 3-я танковая дивизия вермахта, уничтожив авангарды 178-й танковой бригады юго-западнее станции Соль, атаковала основные части бригады в направлении Сакко-и-Ванцетти. Попытка 52-й стрелковой дивизии прорваться в стык 3-й и 19-й танковых дивизий противника провалилась в связи с контратаками его 19-й и 27-й танковых дивизий со стороны Лисичанска. Наступление на Лисичанск вёл 18-й танковый корпус: совместно с 41-й гвардейской стрелковой дивизией он освободил города Рубежное, Пролетарск, перейдя по льду Северский Донец к северу от Лисичанска. Совместно с подразделениями 6-го гвардейского стрелкового корпуса 18-й танковый корпус захватил ряд плацдармов на правом берегу Северского Донца с восточной стороны Лисичанска, наведя переправы с левого берега. Основными противниками 6-го гвардейского стрелкового и 18-го танкового корпусов оставались 19-я, 27-я танковые дивизии и части 30-го армейского корпуса вермахта.

Подводя итог боёв в течение первой недели советской стратегической военной наступательной операции «Скачок» на правом крыле Юго-Западного фронта РККА, следует отметить существенное отклонение развития операции от плана. Несмотря на прорыв первой (по реке Красная) и второй (по реке Северский Донец) линий обороны противника, взятие мощных узлов обороны в Сватово, Кременном, Купянске, Красном Лимане, окружение частей 320-й пехотной и 19-й танковой дивизий вермахта, части 1-й гвардейской армии наткнулись на оборону противника в районе Славянска, Артёмовска и Лисичанска, и уже не могли к 5 февраля выйти в район Сталино, Мариуполя. Большие потери 10-го танкового корпуса и его бои в полуокружении в районе станции Соль, где была практически выведена из строя 178-я танковая бригада, переход к обороне в районе Славянска, Артёмовска, безусловно, ещё не означал крах операции в целом и срыв наступления на Сталино. Однако стало ясно, что быстрого захвата Донбасса не будет, и для уничтожения или охвата донбасской группировки противника потребуются значительные резервы. Собственно, это были первые тревожные сигналы, которые командованием фронта попросту игнорировались. В качестве меры парирования кризиса в районе Артёмовска было предложено наступление на Сталино через Краматорск, Константиновку силами 4-го гвардейского и 3-го танковых корпусов группы М. М. Попова.

«Между молотом и наковальней» 
3 февраля 1943 года 6-я армия Юго-Западного фронта РККА ВС СССР под командованием Ф. М. Харитонова заняла сёла Двуречное, Боровое и вела бои за станцию Купянск-Узловой. Части 298-й и 320-й пехотных дивизий вермахта были полностью окружены в треугольнике Купянск — Изюм — Балаклея. 320-я пехотная дивизия под командованием Г-В. Постеля получила приказ прорываться из окружения в направлении Андреевки. Передовые части 6-й армии вышли к реке Северский Донец.

Тем временем, 4 февраля, войска 1-й гвардейской армии РККА вели оборонительные и сдерживающие бои в районе Славянска, где 195-я стрелковая дивизия начала сдавать свои позиции 57-й гвардейской стрелковой дивизии для последующего марша в направлении правого фланга армии. Однако переброска не состоялась: войска 1-й танковой армии вермахта (11-я танковая дивизия, прибывающая из сектора нижнего течения Северского Донца, и часть 333-й пехотной дивизии) заняли позиции в районе Константиновки для контроля сектора южнее Краматорска, Артёмовска, угрожая возможными активными действиями 4-му гвардейскому стрелковому корпусу. 6-й гвардейский стрелковый корпус Красной армии под командованием И. П. Алфёрова (41-я, 44-я и 78-я гвардейские стрелковые дивизии) при поддержке 18-го танкового корпуса под командованием Б. С. Бахарова продолжал наступление на позиции противника вдоль правого берега Северского Донца в районе Лисичанска. В этот день фокус внимания как советского, так и немецкого командования сместился в сектор Краматорска, куда выходили части 4-го гвардейского (П. П. Полубояров) и 3-го (М. Д. Синенко) танковых корпусов группы Попова с целью окружения и последующей блокады немецкого гарнизона в городе Славянске.

С 4 по 6 февраля к Краматорску были переброшены главные части 7-й танковой дивизии противника, усиленные несколькими полицейскими батальонами. На первые роли в проведении наступательной операции фронта выходит 4-й гвардейский танковый корпус РККА под командованием П. П. Полубоярова. Потерпев неудачу с прорывом 10-го танкового корпуса на Сталино через Артёмовск, командование фронта не теряло надежды прорваться к «сердцу Донбасса». Для выполнения данной миссии ранним утром 4 февраля авангардная 14-я гвардейская танковая бригада под командованием В. И. Шибанкова 4-го гвардейского танкового корпуса атаковала гарнизон Краматорска с северо-восточной окраины, быстро занимая всё новые и новые кварталы. Однако, к вечеру противник понял, что в город прорвалась сравнительно небольшая группировка советских танкистов, и контратаковал бригаду Шибанкова в районе Старого города Краматорска и железнодорожной станции. 4-й гвардейский танковый корпус П. П. Полубоярова перешёл к обороне, испытывая недостаток в горючем и боеприпасах.

Успех в овладении Краматорском зависел от быстроты подхода к городу частей 3-го танкового корпуса РККА под командованием М. Д. Синенко, который с началом операции получил задачу войти в прорыв в полосе 6-й армии, развивая наступление в краматорском направлении. Сравнительно медленный темп наступления корпуса, практически — за спиной пехоты, вызвал жёсткую критику со стороны командующего фронтовой подвижной группой М. М. Попова с требованием дальнейших решительных действий. 4 февраля 3-й танковый корпус М. Д. Синенко совместно с 57-й гвардейской стрелковой дивизией вёл бои на окраине Славянска, выходя основными силами к Краматорску. Передовые части корпуса М. Д. Синенко группой из 25 танков вошли в Краматорск 5 февраля, решив проблему корпуса П. П. Полубоярова с горючим и боеприпасами, восстановив его позиции в Краматорске. Численность группировки советских танкистов в городе увеличилась до 60 танков. Относительно удачным был этот день для 41-й и 78-й гвардейских стрелковых дивизий, которые при содействии 18-го танкового корпуса Б. С. Бахарова значительно улучшили свои позиции в районе Лисичанска.

Части соседней 6-й армии вели успешные наступательные бои: 172-я стрелковая дивизия заняла Балаклею, 6-я стрелковая дивизия обрушилась на окружённую немецкую 320-ю пехотную дивизию между Балаклеей и Изюмом, начав её уничтожение. Левофланговые 267-я стрелковая дивизия и 106-я стрелковая бригада ударили на Изюм, и, овладев городом, оказали содействие в уничтожении 320-й пехотной дивизии противника. Несмотря на неудачи в полосе 1-й гвардейской армии, обстановка на Юго-Западном фронте складывалась по-прежнему в пользу Красной армии. Всё же, к 6 февраля в полосе армии Кузнецова противник закончил переброску основных сил 3-й танковой дивизии из-под Ростова-на-Дону и 11-й танковой дивизии с Нижнего Донца в район Артёмовска, Константиновки. В Славянске продолжала обороняться 7-я танковая дивизия вермахта.

6 февраля группа М. М. Попова повторяет попытку «трёхдневной давности» — наносит новый удар в направлении Сталино, на сей раз — из района Краматорска. Силами группы из 4-го гвардейского и 3-го танковых корпусов противник был отброшен в направлении Дружковки на расстояние до 10 км. Передовые отряды наступающих завязали бои в районе Дружковки (пос. Сурово), Кондратьевки, Константиновки (Новосёловка). Авангард 3-го танкового корпуса, 50-й танковый батальон, 50-я танковая бригада, занял Кондратьевку, однако под давлением 11-й танковой дивизии противника (в советских источниках — «суровско-новосёловская группировка»), перешедшей в наступление из Константиновки, начал отход к Сурово. На остальных участках фронта 1-й гвардейской армии также было неспокойно: в районе Славянска и восточнее наблюдались встречные атаки 4-го гвардейского стрелкового корпуса с советской, и 7-й, совместно с частью 3-й танковой дивизии (35 танков) — с немецкой стороны. Окружённые пытались сбросить пехоту 1-й гвардейской армии в Северский Донец. Успешно развивались события в полосе 35-й гвардейской стрелковой дивизии: к 22:00 5 февраля дивизия И. Я. Кулагина завязала уличные бои в Барвенково, освободив город к утру 6 февраля.

В связи с новым контрударом из Краматорска в сталинском направлении и концентрацией сил для наступления в новом районе, командование фронтом решает отступить от станции Соль в районе Артёмовска к Фёдоровке, так как дальнейшее пребывание на ней частей 10-го танкового корпуса (В. Г. Бурков) могло привести к катастрофическим потерям в последнем. Разбитая в боях за станцию 178-я танковая бригада передала оставшиеся на ходу танки в 183-ю танковую бригаду. Куда более успешными для красноармейцев были бои в районе Лисичанска: 44-я гвардейская стрелковая дивизия при поддержке 18-го танкового корпуса атаковала 19-ю танковую дивизию противника в городе. Учитывая возможность скорого сжатия кольца окружения вокруг Лисичанска, большая часть 19-й и части 27-й танковых дивизий противника, ориентируясь в условиях снежной бури по компасу, покинули Лисичанск, выйдя в расположение немецкой 3-й танковой дивизии. Арьергард лисичанского гарнизона оборонялся в городе ещё три дня. Ухудшилась ситуация в районе Барвенково и севернее: между правофланговой 35-й стрелковой дивизией 1-й гвардейской армии и 267-й стрелковой дивизией 6-й армии связь если и наблюдалась, то только телефонная. Последняя дивизия заняла позиции в районе восточнее и северо-восточнее Балаклеи.

7 февраля 6-я армия заняла Петровское, Савинцы, Чепель, Грушеваху, Червоный Шахтёр, продолжая наступать на Андреевку силой 6-й, 172-й стрелковых дивизий и 106-й стрелковой бригады. 267-я стрелковая дивизия производила зачистку района восточнее Балаклеи. Юго-восточнее Краматорска гремели тяжёлые бои: в районе Сурово противник, продолжая наступление, оттеснил 4-й гвардейский и 3-й танковые корпуса к Краматорску. Однако к этому времени в город вошли основные силы 3-го танкового корпуса с пехотой в виде 7-й отдельной лыжно-стрелковой бригады. Попытки противника взять Краматорск силой 11-й танковой дивизии провалились. На артёмовском направлении части 3-й и 11-й танковых дивизий противника были отброшены на расстояние до 20 км от Краматорска. Бои проходили в условиях полного господства авиации противника в воздухе; советская авиация, несмотря на настойчивые вызовы, к месту значимых боёв не перебрасывалась. До конца февраля бои за Краматорск не прекращались.

8—9 февраля противник неоднократно переходил в контратаки на славянском и артёмовском направлениях. Шла разгрузка воинских эшелонов между Лозовой и Барвенково, и в Красноармейском. 8 февраля атаки танков и пехоты противника на Краматорск возобновились: сначала с юга силой 11-й танковой дивизии, а затем — с севера и востока силами 7-й и 3-й танковых дивизий. Завязались тяжёлые бои в районе Красногорки, Соцгорода, НКМЗ, Шабельковки, Ясной Поляны, Меловой горы. Авиация фронта, частично поддерживая наземные бои в Северном Донбассе, совершила налёт на аэродром противника в Сталино. В полосе 6-й армии соединения последней вели наступательные бои, уходя далеко вперёд. Была закончена зачистка от блокированных частей 320-й пехотной дивизии противника в районе Балаклеи. 106-я стрелковая бригада заняла Андреевку, а 172-я стрелковая дивизия наступала на Змиёв. Передовые отряды 6-й армии перерезали железную дорогу Харьков — Лозовая в районе Краснопавловки.

День 9 февраля также отмечен атаками стрелков 1-й гвардейской армии на Славянск. На Краматорск, напротив, посыпались атаки немецких 7-й и 11-й танковых дивизий с северо-запада и юго-востока с целью соединения славянской и сурово-новосёловской группировок противника, и деблокирования Славянска. Но ни одно из этих мероприятий к ощутимому успеху не привело. Куда более результативными были атаки 3-й танковой дивизии вермахта в краматорском направлении из района Артёмовска, но закончить данную операцию противнику не удалось. На фланге 3-й танковой дивизии вермахта части 44-й гвардейской стрелковой дивизии сбили с позиций части 19-й танковой дивизии из района юго-западнее Лисичанска, и фронт сместился на 10 км к югу от города. Части 41-й гвардейской стрелковой дивизии и 18-го танкового корпуса перебрасывались из района Лисичанска в направлении Славянска. А вот противник в этот день осуществил роковую для себя перегруппировку. Дивизия СС «Викинг», удерживающая позиции в районе Сергеевки западнее Краматорска, передавала их 333-й пехотной дивизии, а сама выдвигалась в район южнее Красноармейского.

Впоследствии, командующий группой армий «Юг» вермахта Э. Манштейн в мемуарах запишет, что посчитал заснеженные балки системы рек Самара и Казённый Торец в треугольнике Барвенково — Краматорск — Красноармейское непреодолимым препятствием для советских танков и мотопехоты. Фактически, было допущено оголение фланга 333-й пехотной дивизии, основные силы которой держали оборону юго-восточнее Лозовой. Точнее, фланг и без того растянутой дивизии был дополнительно удлинён на 20-25 км, и надёжного прикрытия от группы М. М. Попова в районе Краматорска не было, если не считать природных преград. Этим обстоятельством не замедлили воспользоваться Н. Ф. Ватутин и М. М. Попов, направив поредевший в боях за Кременное, Краматорск 4-й гвардейский танковый корпус П. П. Полубоярова в Красноармейское. Приказ на выдвижение Полубояров получил днём 10 февраля, уже к вечеру сдал позиции в Краматорске 3-му танковому корпусу и начал переправлять танки через реку Казённый Торец между Краматорском и Красноторкой.

Командование фронтом не смущало отступление 10-го танкового корпуса из-под Артёмовска на подступы к Краматорску, а также поредевший состав корпуса П. П. Полубоярова, в котором к моменту начала выдвижения насчитывалось всего 37 танков. Отсутствие фронта между Барвенково и Дружковкой, а также успешные действия 6-й армии, 6-я, 172-я и 269-я стрелковые дивизии которой уже перешли реку Северский Донец в районе Андреевки, способствовали манёвренным действиям танкистов, и давали надежду на выход из позиционного тупика в полосе 1-й гвардейской армии. Тем временем, кризис в полосе 333-й пехотной дивизии вермахта продолжал обостряться. 9 февраля передовой отряд 35-й гвардейской стрелковой дивизии достиг узла железных дорог в Лозовой, и взорвал железнодорожное полотно на всех направлениях из города Лозовая. 10 февраля части дивизии И. Я. Кулагина ворвались на северную окраину города. Блокированный гарнизон противника, несмотря на упорную оборону, был вынужден сдавать Лозовую. 11 февраля город был в руках армии Кузнецова; связь между харьковской и донбасской группировками противника оказалась нарушенной. Лишь решительные, порою — нестандартные меры с немецкой стороны могли позволить последней удержать ситуацию между Доном и Днепром под контролем.

Действия на левом фланге фронта 
Войска 3-й гвардейской армии (командующий Д. Д. Лелюшенко) перешли в наступление на ворошиловградском направлении 30 января 1943 года. Сосед слева, 5-я танковая армия, также наступала от рубежа по реке Северский Донец южнее Каменска. 2-й гвардейский танковый корпус (командующий В. М. Баданов) и 59-я гвардейская стрелковая дивизия форсировали реку Северский Донец, прорвали оборону противника по правому берегу реки и вышли к Ново-Светловке, обрушившись на первый рубеж обороны Ворошиловградского узла сопротивления вермахта. Это был наиболее мощный узел сопротивления, который Красная армия атаковала в данной операции, включавший в себя три оборонительные линии. Первая линия обороны шла по рубежу Подгорное, Огульчанский, Лысый, Бело-Скелеватый, Нижний и Верхний Габун, Орловка, Самсонов. Вторая линия проходила по рубежу реки Луганчик, а третья — по окраинам Ворошиловграда. Сам город был подготовлен для упорной и длительной обороны и уличных боёв. Поэтому основные силы 3-й гвардейской армии практически сразу оказались втянутыми в тяжелые позиционные бои на дальних подступах к Ворошиловграду. 31 января подвижное соединение армии, 8-й кавалерийский корпус (М. Д. Борисов), получило приказ командарма наступать на Ворошиловград. Изначально корпус нацеливали на Ясный, но командование вскоре откорректировало свои планы.

3 февраля 3-я гвардейская армия вела бои на фронте Подгорное, Лысый, Ново-Анновка, Красное, Поповка, Самсонов, Малый Суходол, Поповка-восточная, и далее — по берегу реки Северский Донец до Калитвенской. Таким образом, подойдя к Ворошиловграду, армия Лелюшенко наткнулась на упорную оборону 6-й, 7-й танковых, 335-й пехотной дивизий противника, а также дивизии СС «Рейх». На рубежах обороны было сосредоточено до 3 тысяч огневых единиц; город прикрывала система минных и инженерных заграждений. Командарм поставил наступательные задачи всем соединениям и подразделениям. 59-я гвардейская стрелковая дивизия перебрасывалась в район Болотенного для нанесения флангового удара. Бело-Скелеватое и Орловка были захвачены 2-м танковым корпусом (командующий А. Ф. Попов), в результате чего была пробита брешь в линии обороны противника шириной до 5 км между Лысым и Бело-Скелеватым. На фронте от Ново-Киевки до района восточнее Лысого действовали части 59-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-го гвардейского танкового корпуса, 14-й и 61-й гвардейских стрелковых дивизий, 14-го стрелкового корпуса, 169-й танковой бригады, 1-го гвардейского механизированного корпуса и группы Пушкина.

Атакой в ночь на 5 февраля 279-я стрелковая дивизия совместно со 2-м гвардейским танковым корпусом перешли в наступление от рубежа Лысый, Бело-Скелеватое, прорвав оборону противника. К 4:00 279-я стрелковая дивизия овладела Ново-Анновкой, расширив брешь в построении противника до 8 км. К исходу дня дивизия совместно со 2-м гвардейским танковым корпусом овладела Гусиновкой, Павловкой, Комиссаровкой, выдвинувшись вечером на Ворошиловград. 59-я гвардейская стрелковая дивизия после 45-минутной артподготовки и авиаудара в 8:00 перешла в наступление на Николаевку, Суходол. Прикрывающими частями дивизия совершает несколько безуспешных атак на Подгорное, Хрящёвку. Тем временем, осознав угрозу, противник перешёл в наступление на Огульчанский, Липовый, Ворошилов, Большой Суходол. К вечеру в руках противника вновь оказался Ворошилов, его передовые отряды были замечены у Суходола. Такие действия создавали угрозу 279-й стрелковой дивизии, которая вырвалась далеко вперёд, устремившись к Ворошиловграду.

6 февраля противник предпринял контратаку на Орловку, которая была отбита. В связи с контратаками противника 2-й гвардейский танковый корпус не смог прорваться вместе с 279-й стрелковой дивизией к Ворошиловграду, будучи задержанным на рубеже реки Луганчик. 61-я гвардейская стрелковая дивизия отражала атаки противника в районе Орловки. К 12:00 279-я стрелковая дивизия, сбив с позиций прикрывающие Ворошиловград части противника, вышла к юго-восточной окраине города, заняв часть аэродрома. Левофланговые части дивизии заняли Роззалиновку, Петровку, Васильевку. Во второй половине дня противник предпринял несколько контратак во фланг 279-й стрелковой дивизии из юго-восточной окраины Ворошиловграда и Знаменки, и дивизия перешла к обороне. 59-я гвардейская стрелковая дивизия заняла Суходол, Подгорное, Хрящёвку, и преследуя противника вышла к реке Луганчик. К исходу дня была прорвана оборона противника в направлении Николаевки, но быстрого наступления, как и у 279-й стрелковой дивизии, не получилось. 243-я стрелковая дивизия овладела Огульчанским, и на исходе дня завязала бои за Ворошиловку, Валеевку, Ново-Светловку на рубеже реки Луганчик.

7 февраля 279-я стрелковая дивизия овладела Острой Могилой в районе Ворошиловграда, продолжая совместно со 2-м танковым корпусом бои на южной окраине города, и отражая непрерывные контратаки противника. Тем временем, дивизия СС «Рейх» повела наступление на Орловку при 40 танках. Противнику вновь удалось овладеть Орловкой, Бело-Скелеватым, Верхним и Нижним Габуном. Ширина коридора, по которому происходило сообщение 279-й стрелковой дивизии с тылом, уменьшилась до 3 км. В связи с частыми контратаками противника 2-й гвардейский танковый корпус задержался на рубеже реки Луганчик, поэтому было решено направить на помощь 279-й стрелковой дивизии в район Ворошиловграда 8-й кавалерийский корпус. 59-я гвардейская стрелковая дивизия после напряжённого боя заняла Бурчак-Николаевку. Группа Монахова (60-я и 203-я стрелковые дивизии) после безуспешных боёв за Каменск сдала свои позиции 5-й танковой армии, сосредоточившись в районе Малого Суходола.

8-й кавалерийский корпус в составе 21-й, 55-й и 112-й кавалерийских дивизий находился в непрерывных боях с 19 ноября 1942 года. К моменту начала выдвижения в район Ворошиловграда укомплектованность корпуса бойцами составляла 45 % от уставной, лошадьми — 35 %, артиллерией и пулемётами — 30-40 %, автоматами — 25-40 %. Командование армии накануне придало корпусу один артполк ПВО, гвардейский мотодивизион и одну батарею истребительно-противотанкового полка. Выступив из Давидо-Никольского для выполнения боевой задачи, кавалерийский корпус занял Нижний Габун. Попытка провести корпус в узкий коридор между Лысым и Бело-Скелеватым целиком не удалась, и конники были втянуты в затяжные бои за расширение коридора. Противостоящие 8-му кавалерийскому корпусу 304-я пехотная дивизия и дивизия СС «Рейх» при 57 танках отбили несколько спешенных атак кавалеристов, продолжая удерживать узлы обороны. Кавалерия не была поддержана ни танками, ни авиацией; самолёты противника безнаказанно бомбили порядки кавалерийского корпуса, нанеся ему значительные потери. К концу дня бой результатов не дал.

8 февраля командарм Лелюшенко приказал прекратить бои за расширение коридора, и выводить 8-й кавалерийский корпус на коммуникации противника поэшелонно. Так, 112-я кавалерийская дивизия обошла Бело-Скелеватый с севера, выступив по маршруту Ново-Анновка — Васильевка. Выходя в прорыв небольшими группами, к исходу 9 февраля кавалерийский корпус сосредоточился в районе совхоза им. Тельмана к югу от Ворошиловграда. 59-я гвардейская стрелковая дивизия овладела Николаевкой, Лобачёво, выйдя на подступы к Ворошиловграду с востока. Всё было готово для лобового штурма Ворошиловграда силами 59-й гвардейской, 279-й стрелковых дивизий и 8-го кавалерийского корпуса совместно со 2-м танковым корпусом. 2-й гвардейский танковый корпус, который изначально приказом командарма привлекался к штурму Ворошиловграда, продолжал вести затяжные бои за Ново-Светловку, Лысый, Бело-Скелеватый.

Командир 8-го кавалерийского корпуса в ночь на 10 февраля приказал кавалерийским дивизиям наступать на Ворошиловград. 21-я кавалерийская дивизия совместно с 279-й стрелковой дивизией начали наступление на юго-западную окраину Ворошиловграда. Группа конников ворвалась в город, но в результате 21-я кавалерийская дивизия оказалась втянутой в тяжёлые уличные бои и оторванной от основных сил корпуса. 112-я кавалерийская дивизия повела наступление на совхоз Давыдовка, но атаки конников были отражены силой двух полков противника при 3 танках. К вечеру 112-я кавалерийская дивизия была оттеснена на рубеж высот в 1 км северо-западнее Васильевки, отражая атаки противника. 55-я кавалерийская дивизия начала обход совхоза Давыдовка с севера, но запоздалый манёвр результатов не дал. Частям 59-й гвардейской стрелковой дивизии после шестидневных упорных боёв в районе Николаевки, Суходола удалось прорваться к Ворошиловграду и выйти на его восточную окраину, но дальнейшее продвижение дивизии было остановлено. Таким образом, лобовой штурм Ворошиловграда лишь несколько улучшил позиции наступающей 3-й гвардейской армии в районе города.

Потерпев неудачу в первом штурме Ворошиловграда, командование армии решило поменять тактику. Не прекращая атак на город с востока и юга, было решено обойти узел сопротивления с севера, а в глубокий тыл противника направить 8-й кавалерийский корпус. Приказ о перегруппировке и выдвижении в район Дебальцево корпус Борисова получил вечером 10 февраля. Согласно приказу, корпус должен был вывести из строя железнодорожный узел, а также перерезать железные дороги Ворошиловск — Дебальцево, Штеровка — Дебальцево, Чистяково — Дебальцево. Для охвата района Ворошиловграда требовалась смена 58-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии, действовавшей на широком фронте (70 км) к северу и северо-западу от Ворошиловграда, и не могущей вести наступательные действия. Итак, прослеживается общая тенденция в развитии ситуации на обеих крыльях Юго-Западного фронта: перегруппировка войск и рейды подвижных частей (группы Попова на правом крыле и 8-го кавалерийского корпуса — на левом) в глубокий тыл противника. Ход боевых действий переходил на качественно новый уровень.

Бросок в Западный Донбасс 
Приказ Н. Ф. Ватутина от 10 февраля 1943 года ознаменовал качественно новый уровень развития операции. Если предыдущие две недели войска 1-й (командующий В. И. Кузнецов) и 3-й (командующий Д. Д. Лелюшенко) гвардейских армий пытались атаковать противника в лоб, то отныне большое внимание уделяется обходу войск противника с удержанием коммуникаций в его глубоком тылу. Лобовые атаки на Ворошиловград, Артёмовск, Славянск, а также попытки развивать наступление на Сталино из района Краматорска к успеху не привели, и дальнейшее их повторение обусловило бы высокие, зачастую — неоправданные потери в советских войсках. Ослабленные в ожесточённых боях за узлы сопротивления вермахта войска двух советских армий не могли с прежним темпом наступать на Сталино, хотя данный приказ командование Юго-Западным фронтом отменять не собиралось. Планы были скорректированы, исходя из соображений, указанных выше, но не отменены. Фактически новая задача была поставлена 6-й армии (командующий Ф. М. Харитонов): кроме удержания стыка с Воронежским фронтом (командующий Ф. И. Голиков), армия должна была овладеть переправами через Днепр на широком участке от Кременчуга до Запорожья. Для осуществления данного манёвра требовалось усиление 6-й армии фронтовыми и армейскими резервами, а также переброска высвободившихся дивизий на правый фланг.

Начиная охват Донбасской группировки противника, войска 6-й армии 11 февраля заняли станцию Беляевка, облегчая 35-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии задачу овладения узлом железных дорог в Лозовой. Левофланговые части 35-й гвардейской стрелковой дивизии к 1:00 ночи завязали бои за Александровку южнее Барвенково, наткнувшись на упорное сопротивление немецкой 333-й пехотной дивизии. Выдвинувшись накануне вечером из района Краматорска, части 4-го гвардейского танкового корпуса (командующий П. П. Полубояров) приближались к району Красноармейского. В авангарде двигалась 14-я гвардейская танковая бригада В. И. Шибанкова, которая совместно с приданными корпусу танковыми частями и мотопехотой освободила полосу по западному берегу реки Казённый Торец южнее Сергеевки. Успешно пройдя балки системы реки, бригада Шибанкова к 4:00 11 февраля вышла к селу Гришино и овладела им, взяв под обстрел шоссе и железную дорогу Днепропетровск — Павлоград — Красноармейское. 13-я гвардейская танковая бригада Л. И. Баукова к 1:30 ночи небольшой группой танков и армейских автомашин овладела селом Анновка и станцией Доброполье, выйдя авангардами к селу Доброполье и оказывая содействие во взятии Гришино.

Развивая наступление на узел железных и шоссейных дорог Красноармейское, 4-й гвардейский танковый корпус к 9:00 перерезал магистральную железную дорогу Днепропетровск — Чаплино — Красноармейское — основную коммуникацию Донбасской группировки противника, по которой осуществлялось снабжение. Для обхода немецкими эшелонами Красноармейского требовалось: либо использование участка железной дороги Чаплино — Пологи — Волноваха (при этом, путь от Чаплино до Сталино увеличивался в 2 раза, проходил по однопутным участкам с разворотом состава), либо использование участка Запорожье — Пологи — Волноваха (его пропускная способность ограничивалась производительностью барж речного транспорта, так как мост через Днепр был разрушен ещё в 1941 году отступающими советскими войсками, а к февралю 1943 года не был восстановлен), либо использование автотранспорта от Межевой до Селидовки (50 км по бездорожью) или от Демурино до Рои (100 км по шоссе) с перегрузкой военных грузов с железнодорожного транспорта на автомобильный, и наоборот. Таким образом, топливо на фронт доставляться вовремя не могло, так как путь эшелонов существенно увеличивался, а пропускная способность артерий снабжения уменьшалась. Кроме того, нефтебаза, снабжавшая группировку немецких войск в Донбассе топливом и ГСМ, находилась в Красноармейском, а на окрестных станциях не было устройств для слива и перекачки топлива. Кроме того, военные действия велись уже в глубоком тылу группы немецких армий «Юг». На станции Красноармейское кантемировцы захватили богатые трофеи: 3 эшелона с автотранспортом, 8 складов с оружием, горючим, ГСМ, зимним обмундированием, огромным количеством продовольствия и т. д.

Для парирования кризиса в районе Красноармейского немецкое командование было вынуждено применить жёсткие ответные меры. Стоявшая в Даченском, Селидовке мотодивизия СС «Викинг» сразу же контратаковала передовые части 4-го гвардейского танкового корпуса в Ново-Павловке, частью сил выходя к Гришино и охватывая Красноармейское с запада. Командующий подвижной группой Юго-Западного фронта М. М. Попов понимал, в какое положение вскоре попадёт 4-й гвардейский танковый корпус, поэтому уже 11 февраля приказал командиру 10-го танкового корпуса В. Г. Буркову выдвигаться на Красноармейское. Для усиления корпуса, понесшего потери в боях за станцию Соль на артёмовском направлении, ему была подчинена 11-я танковая бригада. Сдав свои позиции в районе Краматорска, Славянска частям 18-го танкового корпуса (командующий Б. С. Бахаров), части 10-го танкового корпуса начали выдвижение в западном и юго-западном направлении. Естественно, колонны танков и автомашин корпуса Буркова были замечены противником, который решил задействовать против 10-го танкового корпуса части 7-й и 11-й танковых дивизий, а также авиацию.

12 февраля дивизия СС «Викинг» вышла к Гришино, заняв его и перерезав основную коммуникацию, связывающую 4-й гвардейский танковый корпус с тылом. На помощь корпусу Полубоярова шёл корпус Буркова, который утром 12 февраля находился в районе юго-западнее Славянска. Немецкая авиация с утра атаковала порядки 10-го танкового корпуса, в результате чего был тяжело ранен комкор Бурков; в командование временно вступил генерал-майор А. П. Панфилов. В районе Красноармейского наблюдались повторные контратаки дивизии СС «Викинг» в направлении Ново-Павловка, Гнатовка. 4-й гвардейский танковый корпус занял большую часть Красноармейского. Не занятым остался кирпичный завод в районе путепровода западнее станции Красноармейское, куда со станции в направлении мельницы ушёл один из немецких эшелонов и занял оборону. Засевшие на территории завода эсэсовцы и власовцы продержались до прихода немецких танков, нанесли мотопехоте корпуса Полубоярова значительные потери, и корректировали огонь противника с «большой земли». Эсэсовцы ворвались на окраины Красноармейского. Севернее Красноармейского, в Анновке (район Красноармейского рудника) дислоцировалась 13-я гвардейская танковая бригада; сюда же в спешном порядке перебрасывались части немецкой 333-й пехотной дивизии.

Обстановка к полудню 12 февраля в полосе 1-й гвардейской армии была следующей. 35-я гвардейская стрелковая дивизия вела наступательные действия в районе Александровки. В дальнейшем её планировали перебросить в район Павлограда. Основные силы 4-го гвардейского стрелкового корпуса действовали на славянском, а 6-го гвардейского стрелкового корпуса — на артёмовском направлении. Желая усилить 6-ю армию, наступавшую к реке Днепр, командующий Юго-Западным фронтом Н. Ф. Ватутин приказал перебросить в её полосу части 1-й гвардейской армии. Выполняя приказ, из района Славянска в лозовском направлении начали выдвижение 41-я гвардейская и 244-я стрелковые дивизии. В попытках помешать переброске, 7-я и 11-я танковые дивизии противника, объединённые в боевую группу Балька, к вечеру контратаковали 41-ю гвардейскую стрелковую дивизию и 10-й танковый корпус в районе Черкасского. К 24:00 восточная часть села была в руках контратакующих. В спешном порядке части 57-й гвардейской и 195-й стрелковых дивизий были переброшены из района Славянска в район Черкасского, а 38-я гвардейская стрелковая дивизия — из-под Лисичанска в район Славянска.

13 февраля приказ на выдвижение к Красноармейскому получил 18-й танковый корпус, который начал сдачу позиций частям 4-го и 6-го гвардейских стрелковых корпусов. 25-й танковый корпус П. П. Павлова, до того находившийся в резерве без матчасти, был передан в 6-ю армию для последующего наступления на Запорожье. После вытеснения 7-й и 11-й танковых дивизий из Черкасского, части 10-го танкового корпуса были сразу же задействованы в боях под Краматорском. Группа Балька контратаковала город в районе Шабельковки. Ответный удар 10-го танкового корпуса предотвратил выход противника в тыл 3-му танковому корпусу М. Д. Синенко, однако выдвижение «десятки» к Красноармейскому было снова задержано. В направлении Красноармейского смогла прорваться лишь 183-я танковая бригада Г. Я. Андрющенко, успевшая 13 февраля совместно с частями 35-й гвардейской стрелковой дивизии поучаствовать в боях за село Степановка. Тем временем, 4-й гвардейский танковый корпус из района Красноармейского начал атаковать в направлении Селидовки. Бои проходили в условиях окружения и господства авиации противника в воздухе.

Бомбардировка Красноармейского противником проходила организованно и целенаправленно; каждая авиагруппа «отвечала» за свой сектор города. Центральную и восточную часть Красноармейского бомбили самолёты Люфтваффе, базирующиеся на Сталинском аэродроме, южную часть — с Запорожского аэродрома, а северную, западную часть Красноармейского и район села Гришино — самолёты с Днепропетровского аэродрома. Обороне Красноармейского способствовал тот факт, что большинство зданий в городе были кирпичные и приспосабливались под ДОТы. Большинство танков корпуса Полубоярова оставались практически без горючего и боеприпасов, однако 4-й гвардейский танковый корпус всё же смог перейти в наступление в сталинском направлении. Отвлекая силы противника, подпольщики посёлка шахты «Центральная» подняли восстание в оперативном тылу группы немецких армий «Юг». Чтобы не пустить в посёлок немецкий бронепоезд, повстанцы разобрали 2 км подъездного пути и взорвали два небольших моста. Силы были неравными, и выступление уже 14 февраля было подавлено, но к этому времени корпус Полубоярова достиг линии станция Бельгийский, станция Чунишино. Дальнейшее продвижение танкистов было остановлено контратаками мотодивизии СС «Викинг». В корпусе истощился запас боеприпасов.

14 февраля дивизия СС «Викинг», 7-я и 11-я танковые дивизии противника начали серию концентричных атак на Краматорск и Красноармейское. Дивизия СС «Викинг» предприняла мощную контратаку в направлении Ново-Павловки. Прикрываясь серией контратак, противник начал перегруппировку войск, выводя 7-ю танковую дивизию из Славянска и 333-ю пехотную дивизию из треугольника Александровка, Степановка, Спасско-Михайловка в район Красноармейского. Разведка 1-й гвардейской армии и группы М. М. Попова эту перегруппировку не заметила, всё ещё полагая, что противник отступает за реку Днепр, прикрываясь серией контратак. Авангард 10-го танкового корпуса — 183-я танковая бригада заняла оборону в районе Красноармейского рудника против небольшой группы немецкой 333-й пехотной дивизии. К исходу дня к Черкасскому, Шабельковке подошли части 18-го танкового корпуса, сменив 10-й танковый корпус. Последний к 19:00 сосредоточился в районе Сергеевки для последующего выдвижения в красноармейском направлении. 15 февраля, казалось, наступила стабилизация ситуации в секторе Красноармейского. В город вошла 7-я отдельная лыжно-стрелковая бригада, потеснив противника в районе Гришино и восстановив подвоз горючего с боеприпасами в полуокруженный город Красноармейское. Основные части 10-го танкового корпуса начали выдвижение в направлении Доброполья и Степановки, а 183-я танковая бригада корпуса выбила противника из Святогоровки. Атаки на Красноармейское, тем временем, не прекращались: мотодивизия СС «Викинг» на этот раз обошла Красноармейское с востока и осуществила мощную контратаку со стороны железной дороги Красноармейское — Доброполье. А войска 6-й армии приближались к Павлограду.

После взятия войсками Юго-Западного фронта Лозовой подпольщиками Павлограда были расклеены листовки с соответствующей новостью и призывом местному населению подняться на вооруженную борьбу с оккупантами. 14 февраля гестапо провело серию массовых арестов среди подпольщиков города, однако подавить порыв местных жителей ему не удалось. Штаб повстанцев переехал в здание, находящееся на одной улице с управлением карательных органов, и подготовка к вооружённому выступлению продолжалась. 16 февраля боевая дружина из 500 подпольщиков разгромила штаб 104-го итальянского полка, обороняющего город. Командование 6-й армии Юго-Западного фронта решило выдвинуть регулярные войска на помощь повстанцам. К 17 февраля город был в руках Красной армии, а итальянские части, оборонявшие Павлоград, бежали, чем вызвали недовольство фюрера, проводившего совещание в Запорожье по вопросу парирования кризиса в Донбассе и в районе Харькова. В полосе 6-й армии части 350-й стрелковой дивизии 5-го стрелкового корпуса после двухдневных оборонительных боёв и отражения контратак противника заняли город Змиев. 183-я танковая бригада продолжала отражать контратаки группы 333-й пехотной дивизии противника в районе Доброполья, а 11-я и 186-я танковые бригады 10-го танкового корпуса заняли позиции в районе Степановки, Красноармейского рудника. Завершая отход из Славянска, 7-я танковая дивизия вермахта контратаковала 3-й танковый корпус в Краматорске; посредством авангарда корпуса — 50-го танкового батальона — контратака была отбита.

17 февраля ситуация в полосе 1-й гвардейской и 6-й армий в целом всё ещё была под контролем их командования. Ветераны боёв за Изюм и Балаклею, 267-я стрелковая дивизия и 106-я стрелковая бригада наступали в районе между Лозовой и Красноградом. После взятия советскими войсками Павлограда, 25-й танковый корпус нацелился на Запорожье. Основные силы 6-й армии подошли к Новомосковску и Синельниково. В районе Лозовой сосредоточилась 244-я стрелковая дивизия, а в районе Орельки — 1-й гвардейский танковый корпус, который накануне был передан из резерва в подчинение 6-й армии. Несмотря на явно просматривающийся недостаток сил, Н. Ф. Ватутин всё ещё мечтал выйти к Кременчугу, Запорожью до начала весенней распутицы. В наступлении были задействованы все резервы армий и фронта, а некоторые из них наступали в маршевом порядке. Сопротивление мелких групп противника на пути к реке Днепр было слишком слабым, однако командование фронтом не тревожил факт выдвижения 6-й армии так далеко.

Войска 1-й гвардейской армии утром 17 февраля вошли в Славянск, накануне оставленный противником. Немецкая 7-я танковая дивизия оставила город ночью и сосредоточилась в 15 км восточнее Красноармейского. Для советской армейской разведки передислокация дивизии Г. Балька осталась незамеченной. 38-я гвардейская стрелковая дивизия сменила 18-й танковый корпус в районе Славянска для выдвижения последнего в район Красноармейского. 195-я стрелковая дивизия сменила 3-й танковый корпус в Краматорске для выдвижения последнего в новомосковском направлении. На запад выдвигались также 44-я и 57-я гвардейские стрелковые дивизии, сдавая позиции между Славянском и Лисичанском войскам 3-й гвардейской армии. Расширение полосы наступления 3-й гвардейской армии, а также переброска пехоты 1-й гвардейской армии в полосу наступления 6-й армии обусловили прекращение продвижения гвардейцев вглубь Донбасса. Тем временем, противник практически закончил перегруппировку и подготовился к переходу в контрнаступление, задействовав для последнего все подразделения, отступившие, но не утратившие боеспособность, а также резервы, в том числе из Западной Европы. Войскам 6-й и 1-й гвардейской армий Юго-Западного фронта предстояли суровые испытания.

Взятие Ворошиловграда 
11 февраля 1943 года в боях за подступы к Ворошиловграду войска 3-й гвардейской армии РККА ВС СССР (командующий Д. Д. Лелюшенко) добились существенных успехов. 229-я отдельная стрелковая бригада при поддержке 2-го гвардейского танкового корпуса (командующий В. М. Баданов) заняла Белоскелеватое, и, продвигаясь далее, завязала бои за Орловку. Части 2-го гвардейского танкового корпуса вели бои за узел сопротивления в Лысом. 59-я гвардейская и 279-я стрелковые дивизии предприняли серию атак на Ворошиловград. К исходу дня бои шли на станции Вергунка, юго-западной, южной и юго-восточной окраинах города. Вновь созданная из 60-й стрелковой дивизии и 299-й отдельной стрелковой бригады «группа Монахова» выдвинулась из района Николаевки, Суходола для смены 58-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии (командующий В. И. Кузнецов), занимающей позиции к северу от Ворошиловграда. Выполняя новый приказ командарма Лелюшенко от 10 февраля 1943 года, 8-й кавалерийский корпус под командованием М. Д. Борисова к 2:00 ночи вышел на южную окраину Васильевки, и после подхода в этот район 21-й кавалерийской дивизии выдвинулся в рейд по тылам противника. В течение 11 февраля были заняты либо выведены из строя станции Ольховка, Успеновка, Иллирия, Селезнёвка, захвачены сёла Георгиевка и Лутугино. На станции Ольховка было захвачено 7 паровозов и 2 эшелона с заводским оборудованием.

Утром 12 февраля 8-й кавалерийский корпус вышел на рубеж Шимшиновка, Иллирия, где был встречен группой противника, занимающего оборону. В 16:00 в район Успенки вышли 11 танков и БТР с мотопехотой противника, завязав бой с 21-й кавалерийской дивизией, закончившийся победой последней. К исходу дня 8-й кавалерийский корпус вышел в район Ворошиловска и сосредоточился следующим образом: 21-я кавалерийская дивизия — в Малоивановке, 55-я кавалерийская дивизия — в Артёмовске (Ворошиловградском), 112-я кавалерийская дивизия — в Ящиково, штаб — в Селезнёвке. В 18:00 до полка пехоты противника атаковали Малоивановку, но артогнём 21-й кавалерийской дивизии противник был отброшен с большими потерями. Выход 8-го кавалерийского корпуса в оперативный тыл противника вызвал панику среди гарнизонов и частей последнего: тыловые части и гарнизоны Ворошиловграда, Ворошиловска, Дебальцево, Красного Луча бежали в направлении Сталино. «Совинформбюро» распространило информацию о взятии советскими войсками Ворошиловска, — город и вправду опустел. Противнику стоило значительных усилий навести порядок в тыловых частях юго-западнее Ворошиловграда.

Восточнее и юго-восточнее Ворошиловграда, от рубежа по реке Луганчик 243-я стрелковая дивизия и 2-й гвардейский танковый корпус перешли в наступление на Ворошиловград. 243-я стрелковая дивизия пошла в обход Ворошиловграда с севера и запада, а 2-й гвардейский танковый корпус обходил с юга и запада Новосветловку. Концентричным ударом были взяты Васильевка, Ворошиловка, Валеевка и Новосветловка, а их гарнизоны уничтожены. 5-я гвардейская стрелковая бригада на рассвете захватила Лысый, после чего развернула наступление на Белоскелеватое, где с 5:00 утра вели бои части 14-й и 61-й гвардейских стрелковых дивизий и 299-й стрелковой бригады. Совместными действиями сопротивление противника было сломлено и занят узел сопротивления в Орловке. 14-я гвардейская стрелковая дивизия заняла Поповку. В районе Давыдо-Никольского, Першозвановки, Лутугино вела бои 50-я гвардейская стрелковая дивизия. К вечеру контратаки противника в районе Ворошиловграда стали ослабевать, однако в этот день не удалось развить совместный удар с юга, севера и востока, так как «группа Монахова» ещё не успела занять исходные позиции.

Несмотря на то, что возможности дальнейшей длительной обороны Ворошиловграда у противника были, командир немецкого 30-го армейского корпуса М. Фреттер-Пико совместно с младшим командиром Г. Крейзингом решили в течение 13 февраля основными силами покинуть Ворошиловград, закрепиться на новых рубежах, оставив до 14 — 15 февраля в городе арьергарды. В 2:00 ночи 13 февраля в Ворошиловграде начинаются подрывы уцелевших промышленных предприятий и железнодорожных путей, а к утру все немецкие подразделения получают приказ отступления из города в соответствии с разработанным планом отхода. Вывод немецких войск из Ворошиловграда начался вечером 13 февраля и продолжился в ночь на 14 февраля, но так как арьергарды продолжали сопротивляться, отступление было практически не замечено советскими войсками. Последние вели разведку боем и готовились к новому штурму Ворошиловграда, заканчивая перегруппировку войск. 60-я стрелковая дивизия заняла Александровку северо-западнее Ворошиловграда, охватывая город с севера. 4-я гвардейская мотострелковая дивизия и 4-я гвардейская танковая бригада 2-го гвардейского танкового корпуса заняли Лутугино на южных подступах к Ворошиловграду.

8-й кавалерийский корпус силами 21-й кавалерийской дивизии 13 февраля овладел станцией Мануиловка и наступал вдоль железной дороги Ворошиловск — Дебальцево, производя подрывы железнодорожного полотна. Основные же силы корпуса, 55-я и 112-я кавалерийские дивизии, нацелились на Чернухино, опрокидывая и уничтожая мелкие группы противника на своём пути. В районе совхоза им. Демченко главные силы корпуса подверглись массированным налётам немецкой авиации, понеся значительные потери. Советская авиация, несмотря на неоднократные вызовы, в небе так и не появилась. Рейдируя по тылам противника, 8-й кавалерийский корпус захватил посёлки Андрианополь, Софиевка и Городище, выдвигаясь к району узла железных и шоссейных дорог в Дебальцево. К этому времени противник успел подтянуть к Дебальцево резервы, восстановить и усилить гарнизон города, подготовившись к обороне узла коммуникаций. До наступления темноты наблюдались контратаки противника в районе Софиевки.

На рассвете 14 февраля советские войска после 40-минутной артподготовки пошли в общую атаку на Ворошиловград. В 8:25 части 18-го стрелкового корпуса (59-я гвардейская, 279-я и 243-я стрелковые дивизии) ударили с юга и востока, овладев к 9:00 юго-восточной частью города. Когда противник начал перебрасывать сюда основную часть арьергардов и гарнизона, с севера ударил 2-й танковый корпус. На высоких скоростях в город вошли 99-я и 169-я танковые бригады, которые были встречены артогнём немецких фаустников. При прорыве вражеской обороны в городе погибли комбриги М. И. Городецкий и А. П. Коденец, начальник штаба корпуса С. П. Мальцев. В результате непродолжительного боя оборона противника была прорвана, последний начал отход на запад. На плечах отступающих в центральную часть Ворошиловграда ворвалась пехота. К исходу дня большая часть города была в руках наступающих. «Группа Монахова», наступая севернее Ворошиловграда, овладела Лиманом, Цветными Песками, Красным. К исходу дня 243-я стрелковая дивизия вошла в совхоз Давыдовка, а 2-й гвардейский танковый корпус — в район Георгиевки. Войска 203-й и 266-й стрелковой дивизии заняли Краснодон. 14-й стрелковый корпус к исходу 14 февраля вышел на следующие рубежи: 14-я гвардейская стрелковая дивизия — в район Лутугино; 61-я гвардейская стрелковая дивизия — на линию Глафировка; 50-я гвардейская стрелковая дивизия — на линию Першозвановка, Андреевка. 1-й гвардейский механизированный корпус, сдав свой участок 266-й стрелковой дивизии, вышел к совхозу имени Ворошилова, а 2-й танковый корпус — в район Куцербовки.

К утру 14 февраля 21-я кавалерийская дивизия 8-го кавалерийского корпуса овладела станцией Баронская, уничтожив 2 эшелона с продовольствием и боеприпасами. Была захвачена Софиевская водокачка, снабжавшая водой железнодорожный узел в Дебальцево; работа последнего была парализована. Водокачка удерживалась небольшой группой бойцов 21-й кавалерийской дивизии в течение трёх суток. Дальнейшее наступление 17-го и 67-го кавалерийских полков 21-й кавалерийской дивизии проходило в направлении Октябрьского, Дебальцево. Контратаки противника были отражены, последний отступил в Дебальцево, но 21-я кавалерийская дивизия израсходовала большую часть боекомплекта. Артогнём 21-й кавалерийской дивизии на участке железной дороги Ворошиловск — Дебальцево было уничтожено 8 эшелонов (84 вагона с различными грузами и 13 цистерн). Дальнейший подвоз горючего и боеприпасов прекратился, так как противник перерезал автодорогу в районе совхоза им. Демченко. К 13:00 передовые части 21-й кавалерийской дивизии достигли восточной окраины Дебальцево, уничтожив дивизионную школу 22-й танковой дивизии и захватив 17 орудий и 25 танков. Был совершён налёт на станцию Дебальцево-Сортировочное, где были захвачены 10 эшелонов с боевой техникой и снарядами, а также несколько складов. В нескольких местах было разрушено железнодорожное полотно в районе узла станции Дебальцево, в том числе на направлении Дебальцево — Горловка.

55-я и 112-я кавалерийские дивизии в результате ночной атаки ворвались в Чернухино, вступив в бой с гарнизоном из двух батальонов пехоты противника при 8 танках и 4 самоходных пушках. Гарнизон оказал упорное сопротивление, но в результате длительного боя 8-му кавалерийскому корпусу удалось овладеть восточной частью и центром Чернухино, а также железнодорожным разъездом 11 км. Завязались бои у восточных входных стрелок станции Чернухино. Дальнейшее продвижение корпуса было остановлено, и последний перешёл к обороне. Так, 112-я кавалерийская дивизия заняла восточную часть Чернухино, отбивая контратаки противника со стороны Дебальцево. В этот день за боевые заслуги 8-му кавалерийскому корпусу в составе 21-й, 55-й и 112-й кавалерийских дивизий было присвоено звание «гвардейский». Новосозданный 7-й гвардейский кавалерийский корпус состоял из 14-й, 15-й и 16-й гвардейских кавалерийских дивизий. Вымпел с соответствующим приказом был сброшен с самолёта 15 февраля (во избежание путаницы, наименования корпуса и дивизий в его составе будут приводиться прежние).

15—16 февраля бои западнее Ворошиловграда шли в районе сельхозинститута. 60-я гвардейская стрелковая дивизия продолжала наступление севернее Ворошиловграда, пытаясь отрезать пути отхода противника. 50-я гвардейская стрелковая дивизия выдвинулась в направлении станции Штеровка и города Боково-Антрацит, куда также нацеливались войска 5-й танковой армии (командующий П. Л. Романенко). Для скорейшего освобождения юга Ворошиловградской области 23-й танковый корпус, 203-я и 266-я стрелковые дивизии переданы в оперативное подчинение 5-й танковой армии. 17 февраля 2-й танковый корпус был выведен в резерв. Несмотря на существенное ослабление группировки войск 3-й гвардейской армии, последняя продолжала наступление, войдя 17 февраля в Славяносербск. В этот день 5-я танковая армия заняла Свердловск, Ровеньки, и приблизилась к Боково-Антрациту. Сопротивление «группы Фреттер-Пико» возрастало: оправившись от шока, вызванного появлением 8-го кавалерийского корпуса в тылу, противник смог создать прочную оборону на линии Славяносербск, Иллирия, Дьяково. К тому же полоса наступления ослабленной 3-й гвардейской армии существенно расширилась до районов Лисичанска и Артёмовска.

15 февраля противник силой до полка пехоты несколько раз атаковал 21-ю и 55-ю кавалерийские дивизии, но был отброшен, а 8-й кавалерийский корпус продолжал удерживать коммуникации в тылу противника восточнее Дебальцево и в районе Чернухино. К исходу 16 февраля в Дебальцево было подтянуто до двух немецких пехотных дивизий, и началась операция по окружению 8-го кавалерийского корпуса. С утра 17 февраля в 3 км северо-восточнее Чернухино из эшелонов выгрузилась мотопехота противника, и при поддержке 50 танков пыталась атаковать 55-ю кавалерийскую дивизию, но огнём артиллерии последней противник был рассеян. Штаб 3-й гвардейской армии сообщил, что на соединение с 8-м кавалерийским корпусом выдвинуты части 1-го гвардейского моторизованного, 2-го гвардейского танкового корпусов и 14-й гвардейской стрелковой дивизии, но их продвижение шло медленно, и в течение 17 февраля группа в район Софиевки, Чернухино не вышла. Между тем, положение с каждым часом ухудшалось.

К 17:00 группа до батальона пехоты противника обошла Чернухино с востока. Вторая группа повела наступление на станцию Баронская, которую обороняли части 21-й кавалерийской дивизии. После израсходования боекомплекта два кавалерийских полка дивизии отступили к совхозу им. Демченко, взорвав Софиевскую водокачку. Третья группа пехоты противника обрушилась на совхоз им. Демченко, но благодаря спешенным штыковым атакам конников 21-й дивизии позиции здесь удерживались. Два полка 21-й кавалерийской дивизии вели тяжёлые бои с наступающим полком пехоты противника при 16 танках на юго-восточной окраине Городища. После израсходования боекомплекта полки 21-й кавалерийской дивизии оказались отрезанными от основных сил 8-го кавалерийского корпуса, и были вынуждены в дальнейшем самостоятельно штыками пробиваться в направлении Успенки. В таких условиях командир кавалерийского корпуса М. Д. Борисов принял решение перейти к круговой обороне в районе Чернухино. 55-я кавалерийская дивизия заняла оборону в северо-восточной части, а 112-я кавалерийская дивизия — в центре посёлка. Начались тяжёлые бои в окружении.

Перелом 

К 18 февраля войска Юго-Западного фронта (командующий Н. Ф. Ватутин) вышли на рубеж Перещепино, Ново-Московск, Синельниково, Павлоград, Красноармейское, Краматорск, Лисичанск, Славяносербск, Лутугино, Ровеньки. В полосе 6-й армии (командующий Ф. М. Харитонов) и группы М. М. Попова фронт практически отсутствовал, а в полосе 1-й (командующий В. И. Кузнецов) и 3-й (командующий Д. Д. Лелюшенко) гвардейских армий — стабилизировался. Войска 6-й армии вели бои за узлы сопротивления в Ново-Московске и Синельниково, а передовой отряд 25-го танкового корпуса (командующий П. П. Павлов) достиг района в 20 км от Запорожья, где был вынужден остановиться в связи с отсутствием горючего. В самом Запорожье заканчивалось военное совещание с участием высшего командования Третьего Рейха, и выход советской танковой группы на подступы к Запорожью произвёл на Адольфа Гитлера неизгладимое впечатление. Если ранее фюрер настаивал на начале контрнаступления непосредственно на район Харькова, то теперь он согласился с доводами командующего группой немецких армий «Юг» Э. Манштейна о целесообразности начала наступления против войск Юго-Западного фронта. Ведь захват советскими войсками Синельниково мог бы усугубить кризис снабжения Донбасской группировки противника, так как единственный неудобный путь Днепропетровск — Чаплино — Пологи — Волноваха в этом случае оказался бы перерезанным 6-й армией. Также существовала угроза захвата Красной армией переправ через реку Днепр.

С утра 18 февраля группа противника в составе 7-й танковой, 333-й пехотной дивизии и мотодивизии СС «Викинг» усилила натиск на 4-й гвардейский танковый корпус П. П. Полубоярова в районе Красноармейского. При полном господстве авиации противника в воздухе оборону в Красноармейском держали: 9-я гвардейская танковая бригада — восточнее города, 14-я гвардейская танковая бригада — юго-восточнее города, 3-я гвардейская танковая бригада — южнее города, 12-я гвардейская танковая бригада — западнее города и в районе Гришино. В 8:30 утра 7-я танковая дивизия атаковала 14-ю гвардейскую танковую бригаду в направлении центральной части и восточной окраины Красноармейского, уничтожив 11 советских танков и прорвавшись в центр города. К 12:00 дивизия СС «Викинг» атаковала 12-ю гвардейскую танковую бригаду с запада, а 333-я пехотная дивизия ударила на Гришино с северо-запада. К этому времени 18-й танковый корпус Б. С. Бахарова достиг района Доброполья, сменив там части 10-го танкового корпуса. Последний начал выдвижение в направлении Красноармейского, однако ко времени подхода 10-го танкового корпуса порядки 4-го гвардейского танкового корпуса были раздроблены, частично уничтожены, и частично — выбиты из города. Совместно с 10-м танковым корпусом остатки 4-го гвардейского танкового корпуса заняли оборону на линии хутор Молодецкий (северные и северо-западные пригороды Красноармейского), где противник был остановлен. 18-й танковый корпус занял западную часть Добропольского района, однако был контратакован группой 333-й пехотной дивизии противника северо-западнее Гришино, после чего занял оборону в районе села Доброполье.

События в районе Красноармейского вызвали мгновенную реакцию в штабе Юго-Западного фронта. Н. Ф. Ватутин приказал командованию 4-го гвардейского и 10-го танкового корпусов перейти в наступление, окружить и уничтожить группировку противника в Красноармейском. Во исполнение приказа, 18 февраля была создана сводная ударная группа Андрющенко в составе 9-й гвардейской, 11-й и 183-й танковых, 14-й мотострелковой и 7-й воздушной бригад. К вечеру группа заняла позиции к северу и северо-востоку от Красноармейского. В целом же контрудар противника в районе Красноармейского планов командования фронтом практически не скорректировал: в районе юго-восточнее Славянска 57-я гвардейская стрелковая дивизия сменила 195-ю стрелковую дивизию, которая выдвигалась в новомосковском направлении. Правда, 3-й танковый корпус М. Д. Синенко был возвращён в район Краматорска для выдвижения в красноармейском направлении. Лишь небольшой передовой отряд был направлен в район Верхней Самары для охраны переправы через реку. Старый приказ о наступлении группы Попова на Сталино, который уже не соответствовал текущей обстановке, отменён не был.

В полосе 3-й гвардейской армии события развивались менее драматично. В 7:00 утра 18 февраля 50-я гвардейская стрелковая дивизия начала штурм Боково-Антрацита, к полудню овладев им. Однако все усилия, направленные на соединение ударной группировки армии с 8-м кавалерийским корпусом М. Д. Борисова в районе Чернухино оставались безрезультатными. 1-й гвардейский моторизованный корпус вёл бои на восточной окраине Иллирии, а 2-й гвардейский танковый корпус В. М. Баданова, понеся значительные потери, производил перегруппировку в районе Ореховки для возобновления наступления на Чернухино. С 16:00 противник начал охват со всех сторон Чернухино, где оборонялся ослабленный постоянными бомбёжками и контратаками 8-й кавалерийский корпус. Район станции Чернухино заняли до двух полков пехоты противника, а на автодорогах вокруг посёлка было сосредоточено около дивизии пехоты при поддержке 50 танков. Создалась угроза полного окружения кавалерийского корпуса, который во время предыдущих боёв потерял 75 % штатного состава бойцов и почти все орудия. Накануне 21-я кавалерийская дивизия оставила позиции в районе совхоза им. Демченко.

Комкор Борисов принял решение об отступлении из района Чернухино. Изначально предполагался прорыв в направлении Дебальцево, однако в районе предполагаемого места прорыва противник умело расставил огневые средства, простреливая все дороги. Разведка и разъезды конников, высылаемые в данном направлении, либо уничтожались противником, либо возвращались ни с чем. В 20:00 командир получает приказ на прорыв в расположение войск 3-й гвардейской армии и уничтожение коммуникаций в тылу противника, действующего на рубеже Штеровка, Иллирия. О прорыве по кратчайшей линии не могло быть и речи, поскольку плотность войск противника в этом направлении была наибольшей. Поэтому в 22:00 оставшиеся автомашины, артиллерия и миномёты 8-го кавалерийского корпуса ввиду отсутствия горючего и боеприпасов были взорваны, и корпус практически беспрепятственно вышел из Чернухино в направлении Стрюково.

Полагая, что 8-й кавалерийский корпус уходит на юг в обход Дебальцево для последующего наступления на Сталино, противник выдвинул в район разъезда Редкодуб по два батальона пехоты из районов Дебальцево и Городища. Согласно показаниям пленных, обе группы встретились в районе Круглика, ведя в условиях плохой видимости из-за снегопадов бой между собою почти целый день. Главные же силы корпуса 19 февраля около 8:00 в районе станции Фащевка попали под артогонь гарнизона противника. Силой учебного дивизиона кавалерийского корпуса станция была занята, здесь был уничтожен эшелон противника с боеприпасами. Продвигаясь далее на юг, части корпуса захватили Стрюково, уничтожив в нём инженерную роту противника, и заняли в районе села круговую оборону, отразив несколько контратак противника со стороны Рассыпной. В 4:00 20 февраля 112-я кавалерийская дивизия атаковала Грабово, уничтожив в нём гарнизон противника и три склада с боеприпасами и продовольствием. В селе Фащевка (южная) 55-я кавалерийская дивизия уничтожила гарнизон и склады с военным имуществом, в том числе — велосипедами. В 18:00 комкор Борисов получил радиограмму из штаба 3-й гвардейской армии, в которой сообщалось, что в район Иллирии вышел 1-й моторизованный корпус. Было решено в дальнейшем прорываться к Иллирии, и в 24:00 8-й кавалерийский корпус выступил по маршруту Стрюково — Артёма. Таким образом, обманным манёвром конники смогли выйти из окружения и продолжить рейд по тылам противника в направлении Иллирии.

На 19 февраля войска в полосе 6-й армии наступали в направлении Днепра. 6-я, 172-я и 350-я стрелковые дивизии занимали восточный берег реки Берестовая в районе Краснограда. 6-й гвардейский и 15-й стрелковый корпусы сражались западнее Перещепино с правым крылом дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер». 106-я стрелковая бригада форсировала реку Орель, а 267-я стрелковая дивизия вышла к Магдолиновке в 100 км западнее Лозовой. 4-й гвардейский стрелковый корпус вёл бои за Синельниково, в район которого с опозданием подтягивались части 1-го танкового корпуса. Тем временем, в 5:00 утра 2-й танковый корпус СС в составе дивизий СС «Рейх», «Лейбштандарт» и «Мёртвая голова» нанёс контрудар в секторе 106-й стрелковой бригады и 267-й стрелковой дивизии из района Краснограда в направлении Ново-Московска. К 11:00 погода улучшилась, и наступление противника смогла поддерживать немецкая авиация. Успешно преодолев минные поля, атаковав небольшие части советской пехоты в деревнях Бесека, Отрада, к наступлению темноты 2-й танковый корпус СС передовыми частями вышел к Перещепино, с ходу захватив мост через реку Орель. Контратаки советского гарнизона Перещепино с целью вернуть мост были отбиты, а само село занято эсэсовцами.

В районе Красноармейского ударная группа Андрющенко атаковала 7-ю танковую дивизию и мотодивизию СС «Викинг» с целью возвращения города под контроль советских войск. В результате решительной атаки позиции 4-го гвардейского танкового корпуса в Красноармейском были частично восстановлены: танки группы Андрющенко заняли северную часть города, взяв под обстрел железную дорогу Днепропетровск — Сталино и станцию, а мотопехота ворвалась на северо-восточную окраину города, разместив автомобили между шоссе на Селидово и железной дорогой на Рою с расчётом на быстрый выезд при необходимости. А необходимость скорого отступления начала назревать: противник сомкнул фланги 7-й танковой дивизии с востока, а 333-й пехотной дивизии и мотодивизии СС «Викинг» с запада, и окружил поредевшие части 4-го гвардейского и 10-го танковых корпусов в Красноармейском. Командующий фронтовой подвижной группой М. М. Попов стал оценивать положение своих частей в Красноармейском как опасное, предлагая отвести танковые части в район Степановки, где уже вторые сутки шли ожесточённые бои. Выдвинувшись 18 февраля из района Райского (западнее Дружковки), 11-я танковая дивизия противника ударила в тыл группы Попова. Завязались бои в районе Степановки, Александровки, Ново-Александровки, где противника встретили 186-я и 111-я танковые бригады. Противник прорывался к Гавриловке, Близнецам.

Н. Ф. Ватутин отклонил предложение М. М. Попова об отступлении советских войск из Красноармейского, так как до сих пор полагал, что противник, прикрываясь серией контрударов, отступает за Днепр. Приказ о наступлении группы Попова на Сталино снова был повторён. Для усиления группировки в районе Доброполья, Красноармейского, сюда были направлены 3-й танковый корпус, сдавший свои позиции 57-й гвардейской стрелковой дивизии, а также 5-я и 10-я лыжно-стрелковые бригады. Однако, как и следовало ожидать, части 4-го гвардейского и 10-го танковых корпусов в Красноармейском были расчленены и частично выбиты из Красноармейского превосходящими силами противника уже 20 февраля. Больше всех не повезло мотопехоте: не успевшие выехать с места дислокации солдаты были расстреляны, — пленных немцы не брали, мстя советской стороне за поражение под Сталинградом. В северной части Красноармейского оставалась небольшая группа советских танков, на которую усилила нажим 333-я пехотная дивизия противника.

Против разрозненных частей 4-го гвардейского и 10-го танковых корпусов, а также занимающих оборону в районе Доброполья частей 18-го танкового корпуса, в составе которых оставалось менее 40 танков, наступали дивизия СС «Викинг», 7-я и 11-я танковые дивизии противника при 200 танках. После арьергардных боёв в Гришино, остатки 4-го гвардейского и 10-го танковых корпусов совместно с 18-м танковым корпусом пытались удержать позиции в районе села Доброполье, но противник силой 7-й танковой дивизии и мотодивизии СС «Викинг» вытеснил части группы Попова и отсюда. К вечеру 18-й танковый корпус занял оборону на подступах к станции Доброполье в районе Красно-Подолье, Шевченко, а 10-й танковый корпус перекрыл автодорогу на Криворожье юго-западнее станции Доброполье, а также на Красноармейский рудник. Командующий Юго-Западным фронтом Н. Ф. Ватутин был вне себя: в своём новом приказе он подверг критике в достаточно резкой форме оставление позиций в Красноармейском, требуя наступления частей 10-го и 18-го танковых корпусов в балку Бирючья для перекрытия железных дорог Чаплино — Красноармейское, Павлоград — Красноармейское и шоссе Днепропетровск — Сталино. К счастью, этот приказ М. М. Попов выполнять не собирался, так как к тому времени у него не было достаточно сил для прочной обороны района Доброполья. Согласно новому приказу Ватутина, 4-й гвардейский танковый корпус выводился из боя и сосредотачивался в Барвенково, в основном — силами уцелевшей мотопехоты. На смену корпусу Полубоярова была обещана 38-я гвардейская стрелковая дивизия, но её подход задерживался, поскольку последняя была задействована в боях с 11-й танковой дивизией противника на линии Степановка, Очеретино.

К 20 февраля 6-я армия Юго-Западного фронта заняла Кегичевку; передовые части рвались к Краснограду. Дивизия СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» держала оборону на линии станции Борки, Парасковея, Ворошиловка, удерживая командные высоты к западу от Тарановки и позиции в 25 км восточнее Краснограда. В 5:00 утра 2-й танковый корпус СС продолжил наступление, выдвигаясь из Перещепино в направлении Ново-Московска, и к 6:25 занял Губиниху. К 11:00 полк СС «Дер Фюрер» на пути к Ново-Московску захватил Марьяновку и Ново-Николаевку. Пока основные части 2-го танкового корпуса СС отбивали контратаки 6-й стрелковой дивизии и 106-й стрелковой бригады, «Дер Фюрер» к 14:00 установил контакт с частями немецкой 15-й пехотной дивизии, обороняющей подступы к Ново-Московску. К 18:00 в районе Ново-Московска занял позиции артполк дивизии СС «Рейх». Глубокий обход передовых частей 6-й армии Юго-Западного фронта с тыла не обеспокоил армейское и фронтовое руководство. Частям армии, как и прежде, ставились наступательные задачи. 267-я стрелковая дивизия и 16-я танковая бригада должны были овладеть Ново-Московском, 25-й танковый корпус наступать на Запорожье, а 1-й гвардейский танковый корпус — на Синельниково. Во исполнение приказа командарма-6, 267-я стрелковая дивизия вышла в район Ново-Московска; сюда же приближались части 4-го гвардейского стрелкового корпуса. 41-я гвардейская стрелковая дивизия и основные части 25-го танкового корпуса завязали бои за Синельниково.

Таким образом, за первые 2-3 дня контрнаступления противника руководство Красной армии не распознало угрозу. Обход авангарда 6-й армии, рвущегося к Днепру, был воспринят как нечто обыденное, а отступление группы Попова воспринималось командованием фронта «в штыки». Как покажут дальнейшие события, позиция Попова была наиболее взвешенной и отвечающей оперативной обстановке на фронте. В первые 3 дня немецкого контрнаступления у командования Юго-Западным фронтом был шанс если не остановить наступление противника переходом советских войск к обороне, то хотя бы минимизировать его негативные последствия. Не желая распознавать в оперативной ситуации на ключевых направлениях надвигающуюся катастрофу, фронтовое командование вскоре поставит свои армии и подразделения в крайне тяжёлое положение, а результаты операции сведёт на нет.

В котлах 
К 21 февраля дивизия СС «Рейх» завершила охват 267-й и части 35-й гвардейской стрелковых дивизий, ведущих наступательные бои в районе Ново-Московска. В ночь на 21 февраля после боя с частями 35-й гвардейской стрелковой дивизии, дивизия СС «Рейх» повела совместно с 15-й пехотной дивизией противника наступление на Павлоград, предварительно захватив мосты через реки Самара в районе Ново-Московска. К 10:00 противник достиг Павлограда, куда в экстренном порядке перебрасывался 1-й гвардейский танковый корпус (16-я и 17-я гвардейские танковые бригады, 1-ая гвардейская отдельная мотострелковая бригада) из района Синельниково. К 16:00 южная часть Павлограда была в руках противника, однако к 23:00 контратакой 4-го гвардейского стрелкового корпуса эсэсовцы были выбиты из города. Всё же, для дальнейшего удержания Павлограда, сил у 6-й армии было явно недостаточно.

25-й танковый корпус, наступавший в маршевом порядке на Запорожье, обошел основными силами Синельниково с востока, заняв несколько населенных пунктов в 20-30 км юго-восточнее узла. Дальнейшее наступление корпуса было остановлено между Синельниково и Славгородом в связи с отсутствием горючего, после чего корпус был контратакован противником, расчленившим колонну на несколько частей, и приступившим к её ликвидации. Такое положение дел командарм-6 Ф. М. Харитонов не воспринял как надвигающуюся катастрофу, и задач своим войскам не откорректировал.

Утром 21 февраля 10-й и 18-й танковые корпусы группы Попова, занимавшие оборону в районе Доброполья, были атакованы 7-й танковой дивизией противника, наступавшей на Степановку, и дивизией СС «Викинг», выдвигающейся через Криворожье. В бою 18-й танковый корпус был расчленён на три части, и начал отступление в северном направлении, вынудив отойти и 10-й танковый корпус. В районе Ново-Гришино, Водяной, на главном направлении удара, 32-я мотострелковая бригада потеряла артдивизион. Отдельные успехи советских войск в обороне не могли предотвратить надвигающейся катастрофы. Так, в районе Доброполья на прямую наводку были поставлены установки РС 412-го мотодивизиона. Залпом из четырёх установок была отражена атака противника, уничтожено 5 танков и 10 автомобилей.

Превосходство у противника в бронетехнике дало о себе знать, и основные силы корпусов покинули район Доброполья, хотя бои между станцией Доброполье и рекой Бык продолжались. 10-часовой бой вёл отряд партизан с колонной бронетехники противника в районе Каменки с целью не допустить её в район Доброполья.

Основная группа двух танковых корпусов группы Попова заняла оборону в районе узла дорог у деревни Степановка. Попытка одной из отчленённых частей 18-го танкового корпуса во главе с командиром Б. С. Бахаровым соединиться с основными частями группы в Степановке закончилась неудачно в связи с большими потерями. С востока к Степановке прорывался 3-й танковый корпус М. Д. Синенко. Будучи контратакованым 11-й танковой дивизией противника, временно отступившей из района Александровки в направлении Сергеевки ещё 20 февраля, корпус вёл бои в районе Андреевки.

Под Краматорском в бою с частями немецкой 333-й пехотной дивизии был окружён дивизион «Катюш» 57-й гвардейской стрелковой дивизии. Однако, благодаря опыту и умению командира дивизиона, воинский состав последнего отделался практически лёгким испугом.

Если в полосе 1-й гвардейской и 6-й армий Юго-Западного фронта положение на 21 февраля было близким к катастрофе, то в полосе 3-й гвардейской армии ситуация, в целом, оставалась под контролем командования. В этой связи, во многом командарм Д. Д. Лелюшенко был обязан командиру 8-го кавалерийского корпуса М. Д. Борисову, устраивавшему одну за другой диверсии на тыловых коммуникациях противника. Впрочем, позже в своих мемуарах, командующий группой немецких армий «Юг» Э. Манштейн укажет, что с 21 февраля части 8-го кавалерийского корпуса начали сдаваться в плен. Это частично может соответствовать действительности, но не в таком глобальном масштабе, как попытается показать полководец. Благодаря неустойчивому положению в тылу противника, войска 3-й гвардейской армии продолжали наступление, взяв Дьяково, Верхний и Нижний Нагольчик.

Продвигаясь навстречу войскам армии, 8-й кавалерийский корпус в районе села Артёма уничтожил танковую роту СС, идущую на пополнение 6-й танковой дивизии противника, а также захватил 4 автомашины с продовольствием. В 12:00 командование корпуса получило радиограмму из штаба, в которой указывалось, что войска 3-й гвардейской армии ведут бои на рубеже Иллирия, Ивановка, и наступают силой 1-го гвардейского моторизованного и 18-го стрелкового корпусов на Городище, а 14-го стрелкового корпуса — на Красный Кут. Комкор-8 решил идти на соединение с войсками армии, ударив силами 112-й кавалерийской дивизии на Петрово-Красноселье, а 55-й кавалерийской дивизии — на Красный Кут.

В 14:00 55-я кавалерийская дивизия атаковала Красный Кут с запада и северо-запада, уничтожив гарнизон, штаб 62-й пехотной дивизии противника, захватив 2 склада с продовольствием, 21 автомашину и 269 лошадей. 112-я кавалерийская дивизия заняла посёлок шахты № 152 и Владимировку, уничтожив в них немецкие гарнизоны, и отбив три атаки противника со стороны посёлков современного Вахрушево.

День 22 февраля ознаменовался переходом стратегической инициативы в руки противника, хотя командующий фронтом с командармами, пока что, упорно не хотели этого признавать. Южнее Барвенково занимали оборону 38-я и 44-я гвардейские стрелковые дивизии, отбивая одиночные атаки немецкой 11-й танковой дивизии, а также дивизии СС «Викинг». Последняя наступала в направлении Криворожье, Петровка-II, отсекая район Александровки от района Верхней Самары. Обещанная на смену разбитого в Красноармейском 4-го гвардейского танкового корпуса 38-я гвардейская стрелковая дивизия завязла в боях в районе Очеретино, а 44-я гвардейская стрелковая дивизия с 10-й лыжно-стрелковой бригадой отражала атаки противника в районе Александровки, Степановки.

Части 7-й и 11-й танковых дивизий противника атаковали Степановку с юго-запада и юго-востока, соответственно, пытаясь раздробить обороняющиеся в ней части 44-й гвардейской стрелковой дивизии, 10-го и 18-го танковых корпусов. Мотопехота группы Попова уже сосредоточилась в районе Барвенково в резерве. После упорных боёв, значительные силы 10-го танкового корпуса, не успевшие прорваться к Степановке, были окружены в районе Доброполья. Под прикрытием батальона танков (4 танка) и мотострелков, сводный отряд начал прорываться к Степановке.

В полосе 6-й армии обстановка ухудшалась. Из района Чаплино на север ударил 48-й танковый корпус. В районе Троицкого держала оборону 32-я мотострелковая бригада. 195-я стрелковая дивизия находилась на марше в район Павлограда. В 5:00 22 февраля дивизия СС «Рейх» форсировала реку Самара и атаковала части 35-й гвардейской стрелковой дивизии в Павлограде. К 9:15 эсэсовцы взяли город, блокировав 35-ю гвардейскую стрелковую дивизию в районе Ново-Александровки (треугольник Ново-Московск, Синельниково, Павлоград). Дивизия СС «Мёртвая голова» выдвинулась из района Перещепино в направлении Павлограда через Попасное, одновременно ведя бои с окружёнными 267-й стрелковой дивизией и 106-й стрелковой бригадой. Взяв Павлоград, противник выдвинул полк СС «Дер Фюрер» на оборонительные позиции к северу и востоку от узла. В это время мотоциклетно-стрелковый батальон «Райха» выдвинулся на восток, установив контакт с дивизией СС «Викинг».

Части немецких 2-го танкового корпуса СС и 48-го танкового корпуса вышли в район Синельниково. В 14:30 полк «Дойчланд» занял Зайцево, где установил контакт с 15-й пехотной дивизией противника, окружив 4-й гвардейский стрелковый корпус в районе Синельниково. Примечательно, что в ходе данного наступления две немецкие пушки были выведены из строя советской кавалерией, атаковавшей с саблями наголо. В это время, 15-й стрелковый корпус атаковал Красноград, откуда одновременно перешёл в наступление немецкий «корпус Рауса» (320-я пехотная дивизия, мотодивизия «Великая Германия» и полк «Туле» дивизии СС «Мёртвая голова») в направлении Кегичевки, овладев ею. Основная цель наступления «корпуса Рауса» — прикрытие ударов 2-го танкового корпуса СС в южном и восточном направлениях, в бой с которым вводились новые подразделения 6-й и 1-й гвардейской армий.

В полосе 3-й гвардейской армии темп наступления стал ослабевать. 2-й гвардейский танковый корпус был выведен в резерв, откуда в бой вступила 78-я стрелковая дивизия. Перед 3-й гвардейской армией оборонялись и переходили в контратаки 6-я, 62-я, 302-я, 304-я, 306-я, 335-я пехотные и 3-я горнострелковая дивизии противника. Командир 8-го кавалерийского корпуса получил приказ двигаться на Широкий с целью нанесения противнику удара с тыла навстречу 14-му стрелковому корпусу. В 22:00 части 55-й и 112-й кавалерийских дивизий выдвинулись к Широкому по бездорожью и при большой глубине снежного покрова. Комдиву-21 было приказано самостоятельно прорываться из окружения в направлении Уткино, Успенка.

В ночь на 23 февраля, ударная группировка 3-й гвардейской армии в составе четырёх дивизий 14-го стрелкового корпуса и одной дивизии 18-го стрелкового корпуса перешли в наступление навстречу 8-му кавалерийскому корпусу, прорвав оборону противника. К 4:00 головные части главных сил 8-го кавалерийского корпуса достигли Юлино, где получили сведения от местных жителей, что во Фромандировке на пути конников находится сильный гарнизон противника. На подавление гарнизона была направлена 55-я кавалерийская дивизия, но противник заметил её приближение, оказал сильное сопротивление и нанёс конникам значительные потери. В 11:00 главные силы кавалеристов отбили мощную атаку противника со стороны Штеровки. Только решительные действия могли обеспечить прорыв 8-го кавалерийского корпуса и спасти его от полного окружения.

Командир 8-го кавалерийского корпуса М. Д. Борисов решил выходить в полосу обороны 3-й гвардейской армии в направлении Широкого, Мало-Николаевки силами 112-й кавалерийской дивизии под прикрытием с запада частями 55-й кавалерийской дивизии. В виду большой глубины снежного покрова артиллерия отстала от авангарда, и прорыв начался без артподготовки. Штаб корпуса оторвался от основных сил в районе Юлино, и впоследствии был уничтожен противником. Комкор М. Д. Борисов был тяжело ранен, попал в плен, где его следы затерялись, и он считался пропавшим без вести. К 12:00 противник в полосе 112-й кавалерийской дивизии предпринял атаку силой до батальона пехоты с тремя танками со стороны Штеровки. Подтянувшаяся артиллерия корпуса отбила атаку. При выходе 112-й кавалерийской дивизии на шоссе Ивановка — Мало-Николаевка, противник открыл перекрёстный артогонь с юга, севера, запада и северо-запада. Одновременно, кавалерийская дивизия была атакована с трёх сторон двумя полками пехоты противника при поддержке танков.

Подорвав остатки матчасти и мин, конники продолжили прорыв в район юго-западнее Широкого. В результате, оборона противника в направлении Ореховки была прорвана, и основные силы корпуса начали выход из окружения. К 16:00 части 55-й кавалерийской дивизии вышли к б. Западная. К 17:00 к б. Должик и Мало-Ивановке прорвались части 112-й кавалерийской дивизии. В рукопашном бою при выходе из окружения погиб комдив-112 М. М. Шаймуратов. 21-я кавалерийская дивизия выходила из рейда по маршруту Уткино, Успенка. В районе Успенки, на высоте 240,8 произошёл решающий бой, в котором отход дивизии прикрывало ополчение из местных подпольщиков и патриотов. В ночь на 24 февраля 55-я и 112-я кавалерийские дивизии соединились у Мало-Николаевки, а к исходу дня вышли в расположение 14-го стрелкового корпуса в районе Ореховки, где получили продукты питания. 21-я кавалерийская дивизия с боями вышла к Успенке. К исходу 24 февраля 8-й кавалерийский корпус вышел из рейда.

За время рейда 8-го кавалерийского корпуса было пройдено около 200 км, из них 160 км — в тылу противника. Были перерезаны коммуникации противника в районе Ворошиловска, Дебальцево, Фащевки, Красного Кута. В 56 местах было взорвано железнодорожное полотно в районе Дебальцево, уничтожено 3 железнодорожных моста, 1 водокачка, 18 эшелонов (из них: 2,5 — с артиллерией, 1,5 — с танками, 1 — с самолётами, 3 — с автомашинами, 7 — с заводским оборудованием, 2 — с горючим и 1 — с подарками для солдат и офицеров немецкой армии), 20 паровозов, 30 складов с боеприпасами, военным имуществом и продовольствием, 6 узлов связи в тылу противника. Разгромлен штаб 62-й пехотной дивизии противника, уничтожено до 12 тысяч солдат и офицеров немецкой армии из четырёх дивизий и одного сводного гарнизона.

В рейде освобождено из плена до 2 тысяч человек. Захвачено, а при отходе уничтожено 2 бронепоезда, 28 танков, 50 орудий, 35 миномётов, 2 миномётные батареи, 54 пулемёта, 152 автомашины, 70 мотоциклов, 2686 винтовок, 525 автоматов, 830 повозок. При обратном отходе уничтожено 34 орудия, 24 миномёта, 34 пулемёта, 6 миномётных установок, 10 автомашин. К исходу 25 февраля основные силы 8-го кавалерийского корпуса сосредоточились в районе Ореховки, а 26 февраля в полосу обороны 3-й гвардейской армии вышли последние части кавалерийских дивизий, которые с помощью местного населения укрывались от противника в штольнях в районе Ивановки.

В полосе группы Попова, 1-й гвардейской и 6-й армий обстановка к 23 февраля приближалась к критической. 6-я танковая дивизия противника в ночь на 23 февраля атаковала 41-ю гвардейскую и 244-ю стрелковые дивизии северо-восточнее Богуслава. Дивизия СС «Рейх» и 15-я пехотная дивизия противника наступали в районе Синельниково к востоку от железной дороги Харьков — Запорожье, а дивизия СС «Мёртвая голова» — на Орельку и Павлоград. Последняя перешла в наступление в ночь на 23 февраля, взяв к 5:00 Всесвятское, а в 8:00 уничтожила в районе Кочерёжек советские мотоциклетные подразделения. К вечеру дивизия вступила в северо-западную часть Вязовка. На северном берегу р. Самара было встречено ожесточённое сопротивление с советской стороны. Полк «Дер Фюрер» дивизии СС «Рейх» отбил атаку на Павлоград с северо-востока, а мотоциклетно-стрелковый батальон дивизии отправился на зачистку деревень к северу от шоссе и железной дороги Павлоград — Ново-Московск.

17-я танковая дивизия противника к утру форсировала реку Самара, захватив плацдарм в районе Петропавловки, и к вечеру атаковала отряд 3-го танкового корпуса в районе Верхней Самары. После захвата моста через реку, 17-я танковая дивизия перешла в наступление против 195-й стрелковой дивизии.

23 февраля 11-я танковая дивизия противника захватила позиции 1-й гвардейской армии западнее Гавриловки. Танковые корпусы группы Попова были раздроблены, и вели бои обособленно. Так, части 10-го танкового корпуса до 23 февраля удерживали рубеж Петровка-II, Ленинский, Малеевский, Красногоровка между Добропольем и Петропавловкой.

В районе Степановки немецкие 7-я и 11-я танковые дивизии совместно с мотодивизией СС «Викинг» после штурма села, занятого частями советских 10-го, 18-го танковых корпусов и 44-й гвардейской стрелковой дивизии, окружила Степановку. Незадолго до полного окружения села, в последнее вошёл отряд 10-го танкового корпуса из района Доброполья. Части группы Попова, окружённые в селе, потеряли связь со штабом группы, и попали в безвыходное положение. К 24:00 большая часть Степановки была в руках противника. Немецкая 11-я танковая дивизия вела бои также с главными силами 3-го танкового корпуса в районе Варваровки, не допуская подхода корпуса Синенко к Степановке.

В ночь на 23 февраля группа танков 4-го гвардейского (1 танк и 70 человек) и 10-го танковых корпусов, блокированная 20 февраля в Красноармейском, начала отступление в северном направлении. Накануне было получено разрешение М. М. Попова на отход из Красноармейского. В 2:00 были отбиты две атаки противника со стороны Молодецкого. Комбриг Андрющенко искусным манёвром смог отвести группу из-под удара и прорваться на север. Утром группа была разделена на два отряда, отступающие по параллельным маршрутам. Путь от хутора Белицкое до правого берега реки Бык представлял из себя арену сплошных сдерживающих и арьергардных боёв с участием местных патриотов и подпольщиков. Особенно ожесточёнными были бои в районе поселка Красноармейский рудник и реки Бык, откуда накануне отступили остатки 18-го танкового корпуса. По прикрытием народного ополчения, остатки группы Попова оторвались от преследования противника, и за сутки совершили марш до села Очеретино, пройдя путь частично по бездорожью.

С 24 февраля 3-я танковая армия П. С. Рыбалко, действовавшая в полосе Воронежского фронта, поступила в оперативное подчинение Юго-Западному фронту и начала серию контратак на Красноград с целью остановки немецкого контрнаступления. 15-й танковый корпус Копцова перешёл в наступление на Новую Водолагу, а 6-й гвардейский кавалерийский корпус, 184-я, 219-я и 350-я стрелковые дивизии — на Кегичевку. Командарм-6 Ф. М. Харитонов, наконец-то, осознал перспективы возникшей угрозы, приказал всем своим подразделениям остановить наступление и перейти к обороне на достигнутых рубежах. 15-й стрелковый корпус в составе 6-й, 172-й и 350-й стрелковых дивизий занял оборону на рубеже Рябухино, Охочае, Ефремовка, Дмитровка, Лиговка.

25-му танковому корпусу приказано выходить из окружения своими силами. К ночи 25-й танковый корпус начал выдвижение в направлении Ново-Васильевки к переправам через реку Волчья. 1-му гвардейскому танковому и 4-му гвардейскому стрелковому корпусам также ставились оборонительные задачи. Блокированные между Павлоградом и Синельниково части 35-й гвардейской стрелковой дивизии также должны были выходить из окружения самостоятельно.

Тем временем, дивизии СС «Рейх» и «Мёртвая голова» начали уплотнение кольца окружения частей 1-й гвардейской и 6-й армий, во многом переиграв командование последних. Первыми жертвами стали 35-я гвардейская и 244-я стрелковые дивизии. К 6:00 24 февраля полк «Дойчланд» отбивает контратаку советских войск. Усиленный полк «Дер Фюрер» в 12:45 атакует Вербки с целью форсирования реки Самара, но лишь к 14:00 благодаря поддержке немецких бомбардировщиков с воздуха вступает в северную и восточную части села. Дивизия СС «Мёртвая голова» подавила сопротивление войск 1-й гвардейской армии в районе Вязовка севернее Раздоров, и к 13:45 овладела селом. Бронетанковая группа дивизии продвигается к Морозовскому, устанавливая связь с дивизией СС «Рейх» у Вербок. Кроме того, части «Мёртвая голова» атаковали части 6-й армии в районе Орельки, Михайловки. Таким образом, район Павлограда был окончательно в руках противника. На следующий день должно было начаться наступление на Лозовую.

В результате действий 3-й и 11-й танковых дивизий противника, усиленных пехотой, были практически окружены Славянск и Краматорск. Западнее Краматорска, в районе Очеретино вели арьергардные бои остатки группы Попова, покинувшие Красноармейское в ночь на 23 февраля. Сводный отряд 18-го танкового корпуса (без танков) занял оборону рубежа Ново-Павловка, Ново-Александровка, Ново-Григоровка. Окружённые в Степановке части 10-го и 18-го танковых корпусов в ночь на 24 февраля осуществили попытку прорыва в восточном направлении на соединение с 3-м танковым корпусом, но по пути к Варваровке наткнулись на колонну войск 11-й танковой дивизии противника. Было решено прорываться на северо-запад, к Александровке, где с 22 февраля оборонялись части 44-й гвардейской стрелковой дивизии, атакуемые БТР мотодивизии СС «Викинг».

В результате прорыва 10-го и 18-го танковых корпусов из окружения, позиции стрелков в Александровке были восстановлены, а наступление эсэсовцев на Барвенково задержано почти на сутки. К середине дня большая часть оставшихся танков 10-го танкового корпуса была сосредоточена в районе Барвенково, где получила приказ на оборону позиций в Архангельском. 17-я танковая дивизия противника действовала на фронте Доброволье, Александровка в полосе 44-й гвардейской и 195-й стрелковых дивизий. Последняя вступила в бой юго-западнее Барвенково. Разрозненные части группы Попова постоянно отражали атаки 7-й и 11-й танковых дивизий противника, в составе которых к этому времени осталось до 80 танков, в направлении Степановка, Андреевка. Всё же, постоянные атаки танков противника на Александровку, Очеретино заставили части 44-й гвардейской стрелковой дивизии, 10-го и 18-го танковых корпусов к исходу дня отступить к Барвенково. Вечером противнику удалось прорваться на южную окраину Барвенково.

Кровавая развязка 
К 25 февраля войска Юго-Западного фронта отступили на рубеж Охочае, Сахновщина, Лозовая, Барвенково, Краматорск, Лисичанск, Славяносербск, Лутугино, Боково-Антрацит. Командующий Юго-Западным фронтом Н. Ф. Ватутин осознал перспективы надвигающейся катастрофы и приказал расформировать подвижную группу Попова, переподчинив её подразделения 1-й гвардейской армии В. И. Кузнецова, оборонявшей район Барвенково. Остатки разбитой группы Попова, ушедшие из Красноармейского в ночь на 23 февраля, вышли в расположение 1-й гвардейской армии в районе Прелестного. К исходу дня подопечные Андрющенко достигли Красного Лимана, пройдя за 3 дня около 90 км. Здесь находились тыловые части и 178-я танковая бригада 10-го танкового корпуса. Остальным окружённым частям 6-й и 1-й гвардейской армий было приказано идти на прорыв в северном и восточном направлениях.

Тяжёлым было положение на правом фланге фронта. Сквозь построения дивизии СС «Мёртвая голова» в районе Павловки пытались прорваться части 35-й гвардейской стрелковой дивизии и 106-й стрелковой бригады при девяти танках. К 22:00 25 февраля кольцо окружения было прорвано, основные силы советской пехоты вышли к Самойловке, но в целом обстановка в полосе 6-й армии оставалась близкой к катастрофе. 41-я гвардейская стрелковая дивизия вела бой с дивизией СС «Рейх» севернее Павлограда. Рядом действовали 1-й гвардейский танковый корпус и 1-й гвардейский кавалерийский корпус.

В 4:30 25 февраля дивизия СС «Рейх» начала наступление на Лозовую. На правом фланге и в центре наступали полки «Дойчланд» и «Дер Фюрер» вышеуказанной дивизии, соответственно. Левый фланг обеспечивал полк «Туле» дивизии СС «Мёртвая голова». В 8:45 дивизия СС «Рейх» подавила сопротивление 4-го гвардейского стрелкового корпуса в Жемчужном. В 14:00 «Дойчланд» наступает на Весёлое, а «Дер Фюрер» выходит на южные подступы к Лозовой, с окраин которой советские стрелки открывают встречный артогонь. Всё же, «Дер Фюрер» смог ворваться в город, продвинуться к железнодорожной насыпи и вечером смог овладеть вокзалом ст. Лозовая. Дальше всех вглубь города продвинулась 9-я рота «Дер Фюрера», в результате чего последняя была окружена советскими стрелками и последующие два дня вела бои в окружении.

К вечеру 25 февраля части 4-й танковой армии противника продвинулись до высот у Старых Близнецов и Лозовой. Полк «Дер Фюрер» продолжал вести бои на южной окраине Лозовой, а полк «Дойчланд» достиг южной части Самойловки и атаковал защитников района Лозовой к востоку от Весёлого. Дивизия СС «Мёртвая голова» атаковала 6-ю армию Юго-Западного фронта восточнее Орельки, встретив ожесточённое сопротивление стрелковых и танковых частей. Боевая группа Лайнера сломила сопротивление в районе Кондратьевки, и развивая наступление на Панютино, в 16:00 достигла Алексеевки.

В полосе 1-й гвардейской армии шли тяжёлые бои вдоль трассы железной дороги Лозовая — Славянск. Район Барвенково занимали 3-й, 10-й, 18-й танковые корпусы, часть 38-й, 44-я и 52-я гвардейские стрелковые дивизии. Им противостояли части немецкого 40-го танкового корпуса, а также 6-я и 17-я танковые дивизии противника. Последняя атаковала фланг и прорвала оборону 195-й стрелковой дивизии в Старых Близнецах, пытаясь изолировать защитников Лозовой и Барвенково друг от друга. Оборона района Барвенково 44-й гвардейской стрелковой дивизией, усиленной танками бывшей группы Попова, также оказалась прорванной.

В Славянске находились основные силы 38-й гвардейской стрелковой дивизии; 57-я гвардейская стрелковая дивизия занимала Краматорск. В этот сектор наступал 40-й танковый корпус противника. Район Дружковки контролировала немецкая 3-я танковая дивизия. В ночь на 25 февраля противник ворвался в Славянск, окружив части 38-й гвардейской стрелковой дивизии в Славкурорте. Гарнизон Краматорска оказался блокированным. Утром солдаты Туркестанского батальона вермахта устроили резню среди мирного населения Славянска, которые ни о чём не подозревая собрались у горвоенкомата по повесткам.

К 26 февраля советские войска на павлоградско-лозовском направлении были расчленены и частично окружены противником. 1-й гвардейский и 25-й танковые корпусы, 106-я танковая бригада, 35-я и 58-я гвардейские, часть 244-й и 267-я стрелковые дивизии вели бои в окружении. Оборону района Лозовой держали 1-й гвардейский танковый и 1-й гвардейский кавалерийский корпуса с 58-й гвардейской стрелковой дивизией. Северо-западнее оборонялся 15-й стрелковый корпус, а западнее выходили из окружения части 35-й гвардейской и 267-й стрелковых дивизий.

В 2:00 полк «Дер Фюрер» дивизии СС «Рейх», усиленный мотоциклетно-стрелковым батальоном, продвигается вглубь Лозовой. Один из батальонов противника также оказался окружённым в городе, но к 5:45 немецкая авиация деблокировала первый. К 16:00 «Дер Фюрер» достиг северных районов города, где в районе Новых заводов (северо-западная часть Лозовой) встретил упорное сопротивление советских войск. Впрочем, контратака последних в 19:00 оказалась безуспешной. Дивизия СС «Мёртвая голова» вышла на тылы 35-й гвардейской стрелковой дивизии в районе Сергеевки, а позже — нейтрализовав окружённые части южнее Орельки — атаковала в районе Царедаровки. Танки противника появились на юго-западной окраине Лозовой. Обнадёживал захват гвардейцами радиостанции, в результате которого связь 35-й гвардейской стрелковой дивизии с 4-м гвардейским стрелковым корпусом была восстановлена.

Тем временем, в ночь на 26 февраля окружённый 25-й танковый корпус идёт на прорыв в северном и северо-восточном направлениях. Части корпуса переправились через Волчью и заняли лес в районе северо-западнее Новой Дачи, рассредоточившись в нём. С рассветом противник нанёс авиаудар. Колонна танков и мотопехоты противника атаковала 162-ю танковую бригаду. Сутки продолжался бой на окраине села Зелёный Яр, и в ночь на 27 февраля 111-я танковая бригада отошла на Лукашёво.

В районе Барвенково 52-я гвардейская стрелковая дивизия смогла остановить 11-ю танковую дивизию противника на подступах к городу. Так, мотодивизион 45-го гвардейского мотополка, оборонявший город, залпом из РС уничтожил 5 танков противника. Однако немецкая 7-я танковая дивизия пошла в обход Барвенково с востока через Гусаровку. Южнее Барвенково 3-й танковый корпус соединился с группой 18-го танкового корпуса во главе с его командиром Б. С. Бахаровым в районе Андреевки. Ударная группа 11-й танковой дивизии противника атаковала части 3-го и 18-го танковых корпусов в направлении Ново-Дмитровки. Под прикрытием отряда 18-го танкового корпуса 3-й танковый корпус начал отход в северном направлении.

27 февраля 7-я танковая дивизия противника перешла железную дорогу в районе Гусаровки, а мотодивизия СС «Викинг» атаковала 10-й танковый корпус, усиленный отремонтированными танками 4-го гвардейского танкового корпуса в Архангельском (район станции Языково) с севера. Танки корпуса Полубоярова после израсходования боекомплекта самовольно снялись с позиций и ушли в Барвенково, в результате чего танки 10-го танкового корпуса оказались в окружении, будучи вынужденными прорываться в направлении Барвенково и Изюма. Противник начал окружать район Барвенково, поставив гарнизон города в составе частей 38-й гвардейской и 52-й стрелковых дивизий, а также 13-й гвардейской танковой бригады в тяжёлое положение. Авангард 57-й гвардейской стрелковой дивизии начал отход из Краматорска в направлении Славкурорта, и далее — за реку Северский Донец.

1-й гвардейский танковый и 1-й гвардейский кавалерийский корпуса под давлением немецкой 6-й танковой дивизии были вынуждены 27 февраля оставить район Лозовой. После авиаудара по северо-восточной части города, в 8:00 полк «Дойчланд» переходит в наступление из района Лозовой на восток. К 10:00 мотоциклетно-стрелковый батальон противника овладевает северо-восточной частью города. Дивизия СС «Мёртвая голова» утром взяла Царедаровку, а к 16:00 вошла в Панютино. Полк «Дер Фюрер» ведёт напряжённый бой, и овладевает северной окраиной Лозовой. «Дойчланд» захватывает Весёлое и часть железнодорожного пути в районе черепичного завода. К 16:00 передовые отряды «Дойчланда» достигли Михайловки, что северо-восточнее Лозовой.

В таких условиях 27 февраля командующий Юго-Западным фронтом Н. Ф. Ватутин соглашается на отвод войск 1-й гвардейской и 6-й армий на левый берег реки Северский Донец. Частям 350-й стрелковой дивизии было приказано держать оборону на рубеже Лиговка, Краснопавловка.

Однако на этом не завершились попытки переломить ситуацию и остановить контрнаступление противника. В 2:00 ночи 28 февраля 350-я стрелковая дивизия заняла оборону на рубеже Охочае, Староверовка, и контратаковала дивизию СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер».

Войска 3-й танковой армии (командующий П. С. Рыбалко), временно переданной в оперативное подчинение Юго-Западному фронту, и в состав которой вошла 350-я стрелковая дивизия, силами 15-го танкового корпуса и 219-й стрелковой дивизии заняли Кегичевку и сосредоточились в ней для последующего контрудара по наступающему противнику. Изначально контрудар был запланирован на 1 марта, но в связи с нехваткой горючего его перенесли на 3 марта. 1 марта в Кегичевку вошли части 12-го танкового корпуса. Группа М. И. Зиньковича из двух танковых корпусов в Кегичевке готовилась к контрудару. Тем временем, к 17:00 1 марта полк «Дер Фюрер», перенацеленный из Лозовой на Кегичевку, прорвался в Ефремовку и завязал бои с советскими войсками. Контрудар 3-й танковой армии оказался на грани срыва.

На левом крыле Юго-Западного фронта к 28 февраля обстановка стабилизировалась. 50-я гвардейская стрелковая дивизия вышла на рубеж Славяносербск, Родаково, освободив Великую Гору, Раевку, Крутояровку, Жёлтое. Командиру 18-го стрелкового корпуса в составе 59-й, 78-й гвардейских и 243-й стрелковых дивизий было приказано закрепиться на рубеже хутор Бельков, Рай-Александровка, Берестовое севернее Артёмовска до 3 марта, и одну дивизию иметь в резерве в районе Белогоровки, Лисичанска. Особое внимание приказано уделять направлению Яма, Артёмовск. 279-я стрелковая дивизия занимала рубеж Замошье, Тарасовка, а 14-й стрелковый корпус силами 50-й гвардейской и 259-й стрелковых дивизий — Камышеваха, Елизаветовка, Ивановка. 29-й стрелковый корпус оборонял рубеж Нижнее, Саповка. Сильный гарнизон был оставлен в Ворошиловграде. В районе Ореховки располагался 8-й кавалерийский корпус.

Штаб 3-й гвардейской армии располагался в Новом Айдаре. Наступление противника в среднем течении Северского Донца хоть и привело к сдаче советскими войсками позиций на правом берегу реки, окружений частям армии Лелюшенко удалось избежать.

Арьергарды 38-й и 57-й гвардейских стрелковых дивизий 28 февраля оставили, соответственно, Славкурорт и Краматорск, отступая в направлении Красного Лимана. 10-й танковый корпус был выведен в резерв. К исходу дня 3-й танковый корпус сосредоточился в районе Банного, Ярового. Группа 18-го танкового корпуса вела арьергардные бои в районе Очеретино, Барвенково. В районе Барвенково части 18-го танкового корпуса попали в окружение, но последний 1 марта вырвался из окружения и устремился к реке Северский Донец. В среднем течении Северского Донца противник напирал на Балаклею, Изюм, Лисичанск. После того, как во второй половине дня 28 февраля танки противника ворвались вглубь Барвенково, сводный отряд гарнизона города начал отступление к Изюму. К исходу дня передовые части немецкого 40-го танкового корпуса вышли к Северскому Донцу западнее Изюма.

28 февраля части 25-го танкового корпуса продолжали выходить из окружения. 102-я танковая бригада вошла в Ново-Васильевку, к вечеру отступив из села в д. Поды. Разведотряд корпуса несколько часов вёл бой на железнодорожном переезде близ села Тарасовка, в результате которого колонна противника отошла к Монастырке. С наступлением темноты, главные силы корпуса вышли к селу Терны на реке Орелька, что в 49 км северо-восточнее Павлограда. 1 марта, с рассветом Терны атаковала немецкая авиация, и 25-й танковый корпус занял в селе круговую оборону. Утром противник атаковал Терны с юго-запада и северо-востока. В результате миномётного обстрела и атаки немецкой мотопехоты в районе села образовалось несколько очагов обороны. 175-я танковая бригада рассредоточилась к северу от села, 162-я танковая бригада — к востоку, а 111-я танковая бригада — по левому берегу реки Орелька. В полдень боевая группа 111-й танковой бригады пошла в атаку и соединилась с 16-й мотострелковой бригадой, которая с наступлением темноты стала отходить на северо-восток двумя группами.

В боях при выходе из окружения был тяжело ранен и вскоре попал в плен командир 25-го танкового корпуса П. П. Павлов. В целом же бои в окружении для корпуса окончились вполне благополучно: 10 — 25 марта части 25-го танкового вышли в расположение 6-й армии.

Перенеся дату контрудара по наступающему противнику из района Кегичевки, командующий 3-й танковой армией потерял драгоценное время. В 2:00 ночи 2 марта полк «Дер Фюрер» начал новую атаку на Ефремовку в тылу группы советских войск в Кегичевке, в результате которой противник взял село. Ко 2 марта в Кегичевку успели стянуться два гаубичных артполка 184-й стрелковой дивизии, однако во второй половине дня противник силами дивизии СС «Рейх» окружил Кегичевку, заняв в тылу группы М. И. Зиньковича с. Лозовая и уничтожив стоявшие в ней части ударной группы. С юга подходили части дивизии СС «Мёртвая голова», которые представляли наибольшую опасность. Было решено свернуть контрудар, и выходить из окружения в направлении Тарановки через порядки дивизии СС «Рейх».

Атаки на Лозовую ночью результатов не дали, и было решено обходить село. Прорыв 12-го (командующий М. И. Зинькович) и 15-го (командующий В. А. Копцов) танковых корпусов из Кегичевки на рассвете 3 марта под мощным артогнём противника, вскрывшего попытку прорыва, стал финальным аккордом в попытках Красной армии остановить контрнаступление противника на Харьков. Атака группы Зиньковича на Медведевку, занимаемую «Дер Фюрером», была отбита, и прорывающиеся отступили на юг и юго-восток. Части 15-го танкового корпуса окружили два батальона полка «Туле» дивизии СС «Мёртвая голова», однако на помощь окружённым был направлен батальон полка «Дер Фюрер», и совместной атакой эсэсовцев 15-й танковый корпус был отброшен к югу и востоку. К вечеру 15-й танковый корпус атаковал Ефремовку, однако вскоре сам оказался в котле.

Части дивизий СС «Рейх» и «Мёртвая голова» приступили к ликвидации группы Зиньковича, закончив бои к 5 марта. Из окружения вышли лишь 8 танков 12-го танкового корпуса. Все танки и артиллерия 15-го танкового корпуса были уничтожены противником, а командир корпуса В. А. Копцов погиб в бою. Потери личного состава в группе Зиньковича на момент выхода в полосу обороны 3-й танковой армии составляли около 20 %. «Прогулка» в тыл противника дорого стоила Юго-Западному и Воронежскому фронтам.

К 3 марта войска 1-й и 3-й гвардейских армий отступили на рубеж по левому берегу реки Северский Донец. Фронт от Балаклеи до Ворошиловграда стабилизировался. Благодаря построенным позициям обороны удалось удержать Ворошиловград, однако противнику были сданы Славяносербск и Лисичанск. Остановив в середине марта наступление на Ворошиловград, противник обрушился на позиции Юго-Западного фронта в среднем течении Северского Донца от Изюма до Славяносербска, однако здесь наткнулся на упорное сопротивление советских войск.

Анализ итогов операции 
Среди причин провала операции «Скачок» следует отметить такие. Во-первых, Ставка переоценила свои возможности и недооценила возможности противника. Например, танковые корпусы группы Попова до «Скачка» успели поучаствовать в боях, причём непрерывных, и понести существенные потери. Первые поражения в Донбассе на артёмовском и константиновском направлениях были проигнорированы. Более того, после того, как группа Попова была остановлена заслоном немецкой 1-й танковой армии, командующий Юго-Западным фронтом Н. Ф. Ватутин решил увеличить глубину прорыва, ударив на Красноармейское. Впрочем перехват коммуникаций в тылу противника сыграл свою роль, облегчив 3-й гвардейской и 5-й танковой армиям задачу по овладению районом Ворошиловграда и югом Ворошиловградской области.

Войскам 6-й армии была поставлена задача на продвижение к Днепру, ради которого были введены в бой все резервы. Вырвавшаяся далеко вперёд армия была быстро обойдена 2-м танковым корпусом СС, но обход не был воспринят командармом-6 как преддверие надвигающейся катастрофы. Даже ведя бои в окружении, части 6-й и 1-й гвардейской армий были вынуждены выполнять наступательные задачи, поставленные командованием. Предложения к отступлению на более выгодные позиции, например, поступившие со стороны М. М. Попова, воспринимались командованием фронта «в штыки». В результате группа Попова и 6-я армия были разбиты, и практически потеряли боеспособность. Тяжёлое поражение было нанесено и 1-й гвардейской армии.

С другой стороны, противник смог перейти в столь результативное контрнаступление исключительно благодаря концентрации в Донбассе и на полтавском направлении крупных танковых частей, многие из которых были недавно переброшены из Западной Европы, где проходили переформирование. В боях также использовались крупные танковые части, отступившие из-под Ростова и со Среднего Дона, но не потерявшие свою боеспособность. Линия фронта сокращалась, и у противника появлялось больше возможности сосредоточить на ключевых направлениях группировки, численно и качественно превосходящие силы наступающих. Переброска немецких танковых частей из-под Ростова в Донбасс до конца воспринималось советским командованием как отступление противника за реку Днепр.

Во-вторых, существовали и объективные причины. Каскад наступательных операций практически без оперативных пауз, сравнительно быстрое продвижение советских войск вызывали кризис снабжения, поскольку противник разрушал коммуникации и пути сообщения при отступлении. При этом советские войска удалялись от баз снабжения и перевалочных станций, через которые это снабжение осуществлялось. От перевалочных станций до расположения войск снабжение осуществлялось автопарком фронтов и армий, постоянно уменьшающимся из-за поломок и авианалётов противника. Так, в полосе Воронежского и Юго-Западного фронтов плечо подвоза грузов малопроизводительным автотранспортом достигало 350—450 км.

Противник же, отступая, приближался к станциям снабжения, за исключением случаев захвата наступающими коммуникаций в тылу. Данный факт, помноженный на потери в войсках наступающих, не покрывающиеся за счёт резервов и подкреплений, сулил сравнительно быстрое окончание наступательных действий и катастрофу на фронте в случае несвоевременного перехода к обороне. В случае со «Скачком» имел место как раз несвоевременный переход к обороне из-за неправильного понимания советским командованием оперативной обстановки на фронте.

Понимая важность вопроса восстановления путей сообщения на освобождённой территории как можно быстрее, уже 16 февраля железнодорожные войска начинают восстановление железной дороги Миллерово — Кондрашевская — Ворошиловград — Лутугино. 28 февраля закончено восстановление участка Миллерово — Кондрашевская, а 6 марта — Кондрашевская — Старобельск — Белокуракино. Одновременно в экстренном порядке начинают поднимать из руин промышленность региона. Для вывозки угля с Бразольского коксохимзавода используются заводские пути в обход разрушенных железнодорожных мостов. 7 марта из Луганска в Бразоль прибыли первые два вагона с углём. К 10 марта были восстановлены участки Купянск — Сватово — Рубежное и Кондрашевская — Ворошиловград — Лутугино. К 15 марта восстановлен участок Купянск — Святогорск, однако к этому времени противник начал атаковать Харьков.

Развивая наступление на Харьков, противник овладел к концу марта районами Харькова и Белгорода, оттеснив советские войска за реку Северский Донец. В наступлении на Харьков не участвовала немецкая 7-я танковая дивизия, сохранившая в боях с группой Попова лишь 8 танков, и размещённая в районе Изюма. До лета 1943 года не прекращались бои на рубеже реки Северский Донец от Чугуева до Славяносербска. В мае 3-я гвардейская армия овладеет Привольским плацдармом в районе Лисичанска, завязав тяжёлые бои за сохранение этого крайне важного участка территории на правом берегу Северского Донца. В июле развернутся решающие бои на Курской дуге, а в Донбассе начнутся Миусская и Изюм-Барвенковская операции. В ходе последней будут захвачены плацдармы на правом берегу Северского Донца в районе Изюма, Святогорска. С этих плацдармов начнётся освобождение Донбасса в августе — сентябре 1943 года.

См. также 
 Третья битва за Харьков (19 февраля — 19 марта 1943)

Примечания

Литература 
 
 
 А. В. Исаев. «1943-й. От трагедии Харькова до Курского прорыва». — , «Вече», 2008. — 320 с. — ISBN 978-5-9533-3135-7.

Ссылки 
 Энциклопедия МО РФ. Ворошиловградская операция 1943 года (кодовое наименование операции — «Скачок»). Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации // encyclopedia.mil.ru. Дата обращения: 25 июля 2022.

Операции в Великой Отечественной войне
Стратегические военные операции СССР
Конфликты 1943 года
Январь 1943 года
Февраль 1943 года
Ворошиловградская операция (1943)
1943 год на Украине